|-
|(50001)||2000 AK15|| align=right|15,9|| align=right|2,164|| align=right|0,109|| align=right|3,32|| align=right|3,182||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50002)||2000 AB16|| align=right|13,8|| align=right|2,336|| align=right|0,048|| align=right|4,34|| align=right|3,570||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50003)||2000 AM16|| align=right|14,3|| align=right|2,417|| align=right|0,121|| align=right|5,43|| align=right|3,757||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50004)||2000 AS16|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,129|| align=right|2,35|| align=right|3,768||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50005)||2000 AW18|| align=right|14,5|| align=right|2,384|| align=right|0,154|| align=right|8,13|| align=right|3,679||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50006)||2000 AY19|| align=right|15,1|| align=right|2,271|| align=right|0,168|| align=right|6,46|| align=right|3,421||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50007)||2000 AW21|| align=right|15,5|| align=right|2,339|| align=right|0,128|| align=right|4,72|| align=right|3,577||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50008)||2000 AF25|| align=right|14,9|| align=right|2,421|| align=right|0,143|| align=right|1,61|| align=right|3,767||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50009)||2000 AQ26|| align=right|14,9|| align=right|2,323|| align=right|0,139|| align=right|7,63|| align=right|3,539||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50010)||2000 AP27|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,034|| align=right|4,55|| align=right|4,601||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50011)||2000 AE29|| align=right|15,0|| align=right|2,329|| align=right|0,141|| align=right|5,17|| align=right|3,554||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50012)||2000 AS30|| align=right|15,6|| align=right|2,195|| align=right|0,167|| align=right|4,65|| align=right|3,252||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50013)||2000 AE31|| align=right|14,9|| align=right|2,384|| align=right|0,154|| align=right|2,70|| align=right|3,679||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50014)||2000 AO32|| align=right|16,0|| align=right|2,437|| align=right|0,041|| align=right|4,25|| align=right|3,805||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50015)||2000 AR32|| align=right|14,5|| align=right|2,424|| align=right|0,090|| align=right|7,25|| align=right|3,774||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50016)||2000 AT32|| align=right|15,6|| align=right|2,301|| align=right|0,071|| align=right|2,19|| align=right|3,490||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50017)||2000 AA33|| align=right|15,6|| align=right|2,229|| align=right|0,167|| align=right|3,02|| align=right|3,326||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50018)||2000 AK33|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,109|| align=right|6,80|| align=right|3,721||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50019)||2000 AL33|| align=right|14,9|| align=right|2,531|| align=right|0,103|| align=right|8,05|| align=right|4,026||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50020)||2000 AL34|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,097|| align=right|4,71|| align=right|3,505||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50021)||2000 AA36|| align=right|16,0|| align=right|2,235|| align=right|0,108|| align=right|3,67|| align=right|3,341||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50022)||2000 AX36|| align=right|14,7|| align=right|2,645|| align=right|0,077|| align=right|3,05|| align=right|4,301||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50023)||2000 AY37|| align=right|14,8|| align=right|2,426|| align=right|0,119|| align=right|2,23|| align=right|3,778||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50024)||2000 AZ40|| align=right|14,3|| align=right|2,452|| align=right|0,127|| align=right|3,08|| align=right|3,839||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50025)||2000 AR41|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,085|| align=right|6,26|| align=right|3,638||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50026)||2000 AS41|| align=right|15,1|| align=right|2,381|| align=right|0,082|| align=right|4,91|| align=right|3,673||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50027)||2000 AQ43|| align=right|15,4|| align=right|2,243|| align=right|0,098|| align=right|3,09|| align=right|3,358||MBA||2. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50028)||2000 AN44|| align=right|16,1|| align=right|2,693|| align=right|0,185|| align=right|1,95|| align=right|4,420||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50029)||2000 AU46|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,185|| align=right|0,37|| align=right|3,702||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50030)||2000 AG47|| align=right|14,4|| align=right|2,730|| align=right|0,014|| align=right|10,27|| align=right|4,510||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50031)||2000 AH47|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,055|| align=right|13,42|| align=right|4,420||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50032)||2000 AT47|| align=right|15,4|| align=right|2,438|| align=right|0,091|| align=right|7,34|| align=right|3,805||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50033)||2000 AF48|| align=right|14,7|| align=right|2,767|| align=right|0,073|| align=right|9,86|| align=right|4,601||MBA||3. ledna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(50034)||2000 AJ48|| align=right|14,9|| align=right|2,528|| align=right|0,213|| align=right|9,04|| align=right|4,020||MBA||6. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(50035)||2000 AL50|| align=right|15,3|| align=right|2,288|| align=right|0,109|| align=right|3,08|| align=right|3,461||MBA||6. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50036)||2000 AH53|| align=right|15,4|| align=right|2,374|| align=right|0,128|| align=right|4,43|| align=right|3,658||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50037)||2000 AR54|| align=right|15,4|| align=right|2,380|| align=right|0,141|| align=right|2,58|| align=right|3,671||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50038)||2000 AT54|| align=right|14,4|| align=right|2,678|| align=right|0,154|| align=right|6,70|| align=right|4,381||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50039)||2000 AV56|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,142|| align=right|3,49|| align=right|3,694||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50040)||2000 AL57|| align=right|15,1|| align=right|2,247|| align=right|0,178|| align=right|2,77|| align=right|3,367||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50041)||2000 AL58|| align=right|13,6|| align=right|2,742|| align=right|0,049|| align=right|5,28|| align=right|4,541||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50042)||2000 AW58|| align=right|14,0|| align=right|2,539|| align=right|0,150|| align=right|13,18|| align=right|4,046||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50043)||2000 AC59|| align=right|14,7|| align=right|2,464|| align=right|0,142|| align=right|2,25|| align=right|3,868||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50044)||2000 AW60|| align=right|14,4|| align=right|2,438|| align=right|0,137|| align=right|8,44|| align=right|3,807||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50045)||2000 AB61|| align=right|14,9|| align=right|2,459|| align=right|0,141|| align=right|5,94|| align=right|3,855||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50046)||2000 AL61|| align=right|14,8|| align=right|2,355|| align=right|0,123|| align=right|3,40|| align=right|3,613||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50047)||2000 AA62|| align=right|12,9|| align=right|2,665|| align=right|0,155|| align=right|14,94|| align=right|4,351||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50048)||2000 AL62|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,145|| align=right|7,15|| align=right|3,511||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50049)||2000 AQ62|| align=right|14,3|| align=right|2,360|| align=right|0,064|| align=right|7,35|| align=right|3,625||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50050)||2000 AB63|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,132|| align=right|14,26|| align=right|4,332||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50051)||2000 AH63|| align=right|15,1|| align=right|2,354|| align=right|0,130|| align=right|3,76|| align=right|3,611||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50052)||2000 AV63|| align=right|14,0|| align=right|2,466|| align=right|0,246|| align=right|6,65|| align=right|3,871||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50053)||2000 AR64|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,162|| align=right|8,21|| align=right|4,179||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50054)||2000 AD65|| align=right|15,1|| align=right|2,565|| align=right|0,061|| align=right|8,94|| align=right|4,108||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50055)||2000 AE65|| align=right|14,3|| align=right|2,528|| align=right|0,118|| align=right|12,15|| align=right|4,020||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50056)||2000 AN66|| align=right|14,0|| align=right|2,600|| align=right|0,060|| align=right|15,42|| align=right|4,191||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50057)||2000 AO66|| align=right|13,5|| align=right|2,711|| align=right|0,098|| align=right|17,57|| align=right|4,463||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50058)||2000 AQ67|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,173|| align=right|3,66|| align=right|3,733||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50059)||2000 AY67|| align=right|14,5|| align=right|2,593|| align=right|0,113|| align=right|3,30|| align=right|4,174||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50060)||2000 AA68|| align=right|14,9|| align=right|2,271|| align=right|0,104|| align=right|6,22|| align=right|3,422||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50061)||2000 AF69|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,126|| align=right|6,89|| align=right|3,527||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50062)||2000 AD71|| align=right|16,1|| align=right|2,438|| align=right|0,113|| align=right|1,67|| align=right|3,807||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50063)||2000 AY71|| align=right|15,3|| align=right|2,237|| align=right|0,098|| align=right|9,37|| align=right|3,345||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50064)||2000 AQ72|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,108|| align=right|7,93|| align=right|3,664||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50065)||2000 AF74|| align=right|15,0|| align=right|2,383|| align=right|0,166|| align=right|5,40|| align=right|3,677||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50066)||2000 AH75|| align=right|15,7|| align=right|2,235|| align=right|0,090|| align=right|5,65|| align=right|3,341||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50067)||2000 AS75|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,128|| align=right|2,89|| align=right|3,581||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50068)||2000 AR77|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,176|| align=right|5,34|| align=right|3,596||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50069)||2000 AM78|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,137|| align=right|7,52|| align=right|3,609||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50070)||2000 AG80|| align=right|15,4|| align=right|2,332|| align=right|0,063|| align=right|6,99|| align=right|3,561||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50071)||2000 AL81|| align=right|16,0|| align=right|2,251|| align=right|0,022|| align=right|5,68|| align=right|3,376||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50072)||2000 AU81|| align=right|15,5|| align=right|2,267|| align=right|0,092|| align=right|5,81|| align=right|3,413||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50073)||2000 AA82|| align=right|15,9|| align=right|2,210|| align=right|0,151|| align=right|3,27|| align=right|3,286||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50074)||2000 AN83|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,082|| align=right|3,50|| align=right|3,571||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50075)||2000 AT84|| align=right|15,2|| align=right|2,345|| align=right|0,166|| align=right|2,01|| align=right|3,589||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50076)||2000 AP85|| align=right|15,8|| align=right|2,593|| align=right|0,061|| align=right|2,58|| align=right|4,176||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50077)||2000 AJ86|| align=right|15,5|| align=right|2,272|| align=right|0,034|| align=right|2,45|| align=right|3,423||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50078)||2000 AW86|| align=right|16,7|| align=right|2,315|| align=right|0,124|| align=right|2,50|| align=right|3,521||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50079)||2000 AB88|| align=right|14,4|| align=right|2,603|| align=right|0,176|| align=right|4,18|| align=right|4,200||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50080)||2000 AK88|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,187|| align=right|4,82|| align=right|3,518||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50081)||2000 AL88|| align=right|15,0|| align=right|2,300|| align=right|0,079|| align=right|4,17|| align=right|3,487||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50082)||2000 AW88|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,056|| align=right|7,09|| align=right|3,510||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50083)||2000 AG89|| align=right|15,1|| align=right|2,619|| align=right|0,055|| align=right|1,83|| align=right|4,238||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50084)||2000 AZ89|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,062|| align=right|7,06|| align=right|3,503||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50085)||2000 AS90|| align=right|14,8|| align=right|2,295|| align=right|0,161|| align=right|5,62|| align=right|3,476||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50086)||2000 AT90|| align=right|14,4|| align=right|2,303|| align=right|0,155|| align=right|6,19|| align=right|3,494||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50087)||2000 AH91|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,121|| align=right|5,04|| align=right|3,546||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50088)||2000 AO94|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,072|| align=right|2,50|| align=right|3,641||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50089)||2000 AA95|| align=right|14,8|| align=right|2,477|| align=right|0,237|| align=right|7,96|| align=right|3,899||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50090)||2000 AN96|| align=right|14,6|| align=right|2,432|| align=right|0,149|| align=right|13,61|| align=right|3,793||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50091)||2000 AP96|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,079|| align=right|7,83|| align=right|3,455||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50092)||2000 AR96|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,151|| align=right|5,37|| align=right|3,601||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50093)||2000 AT96|| align=right|14,9|| align=right|2,183|| align=right|0,107|| align=right|4,45|| align=right|3,224||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50094)||2000 AB97|| align=right|14,6|| align=right|2,258|| align=right|0,124|| align=right|1,48|| align=right|3,392||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50095)||2000 AE97|| align=right|14,8|| align=right|2,517|| align=right|0,154|| align=right|4,48|| align=right|3,993||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50096)||2000 AM97|| align=right|13,7|| align=right|3,087|| align=right|0,205|| align=right|6,50|| align=right|5,422||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50097)||2000 AF98|| align=right|13,6|| align=right|2,559|| align=right|0,026|| align=right|9,13|| align=right|4,092||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50098)||2000 AG98|| align=right|13,2|| align=right|2,345|| align=right|0,175|| align=right|7,19|| align=right|3,591||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50099)||2000 AM98|| align=right|14,3|| align=right|2,447|| align=right|0,103|| align=right|8,02|| align=right|3,826||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50100)||2000 AH102|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,143|| align=right|9,83|| align=right|3,363||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50101)||2000 AO105|| align=right|15,6|| align=right|2,299|| align=right|0,068|| align=right|6,08|| align=right|3,485||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50102)||2000 AA106|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,136|| align=right|4,16|| align=right|3,388||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50103)||2000 AR111|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,092|| align=right|8,19|| align=right|3,632||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50104)||2000 AU111|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,143|| align=right|4,20|| align=right|3,579||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50105)||2000 AX111|| align=right|14,4|| align=right|2,322|| align=right|0,084|| align=right|5,56|| align=right|3,538||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50106)||2000 AC113|| align=right|15,6|| align=right|2,190|| align=right|0,135|| align=right|4,47|| align=right|3,240||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50107)||2000 AP113|| align=right|15,7|| align=right|2,222|| align=right|0,111|| align=right|4,17|| align=right|3,311||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50108)||2000 AU113|| align=right|15,5|| align=right|2,198|| align=right|0,061|| align=right|4,94|| align=right|3,259||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50109)||2000 AY113|| align=right|13,8|| align=right|3,010|| align=right|0,257|| align=right|17,69|| align=right|5,220||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50110)||2000 AP115|| align=right|14,3|| align=right|2,247|| align=right|0,101|| align=right|6,74|| align=right|3,367||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50111)||2000 AA116|| align=right|13,2|| align=right|2,659|| align=right|0,127|| align=right|11,80|| align=right|4,334||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50112)||2000 AJ116|| align=right|13,8|| align=right|2,375|| align=right|0,158|| align=right|6,66|| align=right|3,658||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50113)||2000 AL116|| align=right|14,3|| align=right|2,691|| align=right|0,177|| align=right|13,95|| align=right|4,414||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50114)||2000 AC117|| align=right|14,8|| align=right|2,335|| align=right|0,089|| align=right|6,35|| align=right|3,567||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50115)||2000 AU117|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,116|| align=right|4,14|| align=right|3,455||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50116)||2000 AA119|| align=right|14,4|| align=right|2,787|| align=right|0,078|| align=right|3,22|| align=right|4,653||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50117)||2000 AD119|| align=right|14,6|| align=right|2,547|| align=right|0,149|| align=right|3,15|| align=right|4,064||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50118)||2000 AJ119|| align=right|15,8|| align=right|2,237|| align=right|0,121|| align=right|4,77|| align=right|3,345||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50119)||2000 AS119|| align=right|15,4|| align=right|2,326|| align=right|0,163|| align=right|4,68|| align=right|3,546||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50120)||2000 AC120|| align=right|14,9|| align=right|2,375|| align=right|0,088|| align=right|6,57|| align=right|3,659||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50121)||2000 AS122|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,066|| align=right|6,49|| align=right|3,692||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50122)||2000 AO123|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,123|| align=right|4,24|| align=right|3,614||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50123)||2000 AR123|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,171|| align=right|4,07|| align=right|3,410||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50124)||2000 AT123|| align=right|15,1|| align=right|2,295|| align=right|0,039|| align=right|7,19|| align=right|3,476||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50125)||2000 AB124|| align=right|15,9|| align=right|2,238|| align=right|0,125|| align=right|3,67|| align=right|3,348||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50126)||2000 AT124|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,171|| align=right|5,65|| align=right|3,618||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50127)||2000 AZ124|| align=right|14,1|| align=right|2,591|| align=right|0,057|| align=right|9,79|| align=right|4,170||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50128)||2000 AG125|| align=right|15,8|| align=right|2,268|| align=right|0,148|| align=right|5,34|| align=right|3,415||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50129)||2000 AN125|| align=right|14,5|| align=right|2,750|| align=right|0,094|| align=right|10,04|| align=right|4,559||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50130)||2000 AP125|| align=right|15,1|| align=right|2,375|| align=right|0,085|| align=right|3,86|| align=right|3,659||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50131)||2000 AS125|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,155|| align=right|3,78|| align=right|3,548||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50132)||2000 AU125|| align=right|14,3|| align=right|2,356|| align=right|0,053|| align=right|4,53|| align=right|3,617||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50133)||2000 AD126|| align=right|15,5|| align=right|2,305|| align=right|0,115|| align=right|6,83|| align=right|3,498||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50134)||2000 AM126|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,091|| align=right|3,67|| align=right|3,578||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50135)||2000 AU127|| align=right|15,8|| align=right|2,238|| align=right|0,174|| align=right|2,79|| align=right|3,347||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50136)||2000 AK128|| align=right|14,1|| align=right|2,636|| align=right|0,164|| align=right|7,24|| align=right|4,279||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50137)||2000 AT128|| align=right|14,0|| align=right|2,720|| align=right|0,133|| align=right|9,32|| align=right|4,485||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50138)||2000 AY128|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,075|| align=right|6,19|| align=right|3,671||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50139)||2000 AH129|| align=right|14,3|| align=right|2,390|| align=right|0,099|| align=right|7,37|| align=right|3,693||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50140)||2000 AQ129|| align=right|14,2|| align=right|2,565|| align=right|0,218|| align=right|3,17|| align=right|4,108||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50141)||2000 AW129|| align=right|15,8|| align=right|2,245|| align=right|0,165|| align=right|5,05|| align=right|3,362||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50142)||2000 AY129|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,024|| align=right|3,29|| align=right|4,428||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50143)||2000 AB132|| align=right|15,8|| align=right|2,274|| align=right|0,280|| align=right|6,63|| align=right|3,428||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50144)||2000 AN132|| align=right|15,0|| align=right|2,174|| align=right|0,088|| align=right|3,95|| align=right|3,205||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50145)||2000 AV133|| align=right|15,6|| align=right|2,283|| align=right|0,079|| align=right|3,69|| align=right|3,448||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50146)||2000 AU134|| align=right|14,8|| align=right|2,553|| align=right|0,179|| align=right|4,69|| align=right|4,079||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50147)||2000 AQ136|| align=right|14,8|| align=right|2,370|| align=right|0,102|| align=right|7,76|| align=right|3,648||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50148)||2000 AR136|| align=right|14,9|| align=right|2,390|| align=right|0,081|| align=right|7,50|| align=right|3,694||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50149)||2000 AU136|| align=right|13,9|| align=right|2,662|| align=right|0,110|| align=right|13,37|| align=right|4,343||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50150)||2000 AY136|| align=right|14,6|| align=right|2,628|| align=right|0,101|| align=right|3,62|| align=right|4,260||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50151)||2000 AU140|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,181|| align=right|5,02|| align=right|3,636||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50152)||2000 AD141|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,041|| align=right|5,77|| align=right|3,458||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50153)||2000 AF141|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,153|| align=right|7,07|| align=right|3,656||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50154)||2000 AK141|| align=right|15,3|| align=right|2,230|| align=right|0,074|| align=right|5,32|| align=right|3,329||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50155)||2000 AB142|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,132|| align=right|5,08|| align=right|3,529||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50156)||2000 AN142|| align=right|14,4|| align=right|2,421|| align=right|0,115|| align=right|6,63|| align=right|3,765||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50157)||2000 AD143|| align=right|14,4|| align=right|2,853|| align=right|0,248|| align=right|6,89|| align=right|4,818||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50158)||2000 AR143|| align=right|14,4|| align=right|2,443|| align=right|0,137|| align=right|21,19|| align=right|3,817||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50159)||2000 AE144|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,071|| align=right|5,59|| align=right|3,720||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50160)||2000 AF144|| align=right|14,9|| align=right|2,404|| align=right|0,064|| align=right|7,00|| align=right|3,728||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50161)||2000 AM144|| align=right|14,4|| align=right|2,250|| align=right|0,142|| align=right|3,71|| align=right|3,375||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50162)||2000 AH146|| align=right|14,0|| align=right|2,326|| align=right|0,179|| align=right|25,84|| align=right|3,546||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50163)||2000 AV146|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,122|| align=right|6,97|| align=right|4,055||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50164)||2000 AW146|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,194|| align=right|6,23|| align=right|3,540||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50165)||2000 AT147|| align=right|14,7|| align=right|2,366|| align=right|0,153|| align=right|7,49|| align=right|3,639||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50166)||2000 AW150|| align=right|14,3|| align=right|2,354|| align=right|0,111|| align=right|11,54|| align=right|3,610||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50167)||2000 AU154|| align=right|14,9|| align=right|2,384|| align=right|0,074|| align=right|5,93|| align=right|3,679||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50168)||2000 AH155|| align=right|15,4|| align=right|2,188|| align=right|0,050|| align=right|4,46|| align=right|3,236||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50169)||2000 AK157|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,177|| align=right|3,61|| align=right|3,665||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50170)||2000 AT158|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,143|| align=right|3,64|| align=right|3,778||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50171)||2000 AA159|| align=right|14,1|| align=right|2,541|| align=right|0,153|| align=right|12,82|| align=right|4,051||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50172)||2000 AC159|| align=right|15,6|| align=right|2,380|| align=right|0,103|| align=right|3,57|| align=right|3,671||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50173)||2000 AK159|| align=right|15,5|| align=right|2,179|| align=right|0,185|| align=right|4,61|| align=right|3,216||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50174)||2000 AQ159|| align=right|15,9|| align=right|2,533|| align=right|0,036|| align=right|6,37|| align=right|4,031||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50175)||2000 AQ161|| align=right|14,6|| align=right|2,404|| align=right|0,172|| align=right|12,50|| align=right|3,726||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50176)||2000 AH163|| align=right|13,4|| align=right|2,790|| align=right|0,185|| align=right|10,38|| align=right|4,659||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50177)||2000 AT163|| align=right|15,4|| align=right|2,348|| align=right|0,103|| align=right|6,24|| align=right|3,596||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50178)||2000 AV163|| align=right|15,7|| align=right|2,309|| align=right|0,164|| align=right|4,78|| align=right|3,507||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50179)||2000 AW163|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,098|| align=right|5,56|| align=right|3,603||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50180)||2000 AD164|| align=right|15,2|| align=right|2,643|| align=right|0,079|| align=right|3,00|| align=right|4,297||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50181)||2000 AH167|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,102|| align=right|9,34|| align=right|3,663||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50182)||2000 AB168|| align=right|13,0|| align=right|3,166|| align=right|0,051|| align=right|10,44|| align=right|5,631||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50183)||2000 AC168|| align=right|14,0|| align=right|2,546|| align=right|0,104|| align=right|13,83|| align=right|4,061||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50184)||2000 AN168|| align=right|14,7|| align=right|2,608|| align=right|0,040|| align=right|6,40|| align=right|4,210||MBA||13. ledna 2000||Kleť||Klet
|-
|(50185)||2000 AD170|| align=right|14,1|| align=right|2,383|| align=right|0,265|| align=right|22,22|| align=right|3,678||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50186)||2000 AZ174|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,105|| align=right|6,03|| align=right|3,468||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50187)||2000 AG176|| align=right|15,2|| align=right|2,321|| align=right|0,138|| align=right|9,51|| align=right|3,536||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50188)||2000 AU184|| align=right|16,4|| align=right|2,388|| align=right|0,066|| align=right|7,16|| align=right|3,689||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50189)||2000 AB190|| align=right|13,7|| align=right|2,636|| align=right|0,148|| align=right|13,89|| align=right|4,278||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50190)||2000 AK193|| align=right|14,4|| align=right|2,767|| align=right|0,166|| align=right|10,36|| align=right|4,603||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50191)||2000 AQ193|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,121|| align=right|12,63|| align=right|4,380||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50192)||2000 AT193|| align=right|13,8|| align=right|2,350|| align=right|0,152|| align=right|11,35|| align=right|3,603||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50193)||2000 AM194|| align=right|14,9|| align=right|2,630|| align=right|0,097|| align=right|11,21|| align=right|4,264||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50194)||2000 AX194|| align=right|15,8|| align=right|2,313|| align=right|0,200|| align=right|7,00|| align=right|3,518||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50195)||2000 AL197|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,174|| align=right|9,62|| align=right|3,621||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50196)||2000 AM198|| align=right|14,8|| align=right|2,311|| align=right|0,065|| align=right|6,43|| align=right|3,512||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50197)||2000 AS198|| align=right|14,3|| align=right|2,697|| align=right|0,124|| align=right|12,08|| align=right|4,429||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50198)||2000 AT198|| align=right|14,1|| align=right|2,549|| align=right|0,132|| align=right|12,86|| align=right|4,070||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50199)||2000 AS201|| align=right|15,3|| align=right|2,371|| align=right|0,115|| align=right|10,35|| align=right|3,650||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50200)||2000 AB203|| align=right|13,5|| align=right|2,586|| align=right|0,147|| align=right|13,02|| align=right|4,158||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50201)||2000 AC203|| align=right|13,3|| align=right|2,662|| align=right|0,093|| align=right|13,74|| align=right|4,342||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50202)||2000 AF203|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,142|| align=right|13,33|| align=right|4,204||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50203)||2000 AH203|| align=right|14,2|| align=right|2,552|| align=right|0,156|| align=right|12,47|| align=right|4,075||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50204)||2000 AR203|| align=right|13,2|| align=right|2,691|| align=right|0,123|| align=right|10,69|| align=right|4,413||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50205)||2000 AP204|| align=right|14,1|| align=right|2,581|| align=right|0,207|| align=right|12,33|| align=right|4,146||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50206)||2000 AW209|| align=right|15,0|| align=right|2,250|| align=right|0,094|| align=right|7,67|| align=right|3,373||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50207)||2000 AV211|| align=right|14,3|| align=right|2,751|| align=right|0,297|| align=right|10,45|| align=right|4,563||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50208)||2000 AD222|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,094|| align=right|2,42|| align=right|4,517||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50209)||2000 AR224|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,191|| align=right|1,59|| align=right|3,395||MBA||11. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50210)||2000 AL228|| align=right|15,2|| align=right|2,671|| align=right|0,062|| align=right|1,38|| align=right|4,363||MBA||13. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50211)||2000 AA232|| align=right|14,3|| align=right|2,554|| align=right|0,224|| align=right|8,24|| align=right|4,082||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50212)||2000 AJ233|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,145|| align=right|5,88|| align=right|4,072||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50213)||2000 AJ234|| align=right|15,6|| align=right|2,346|| align=right|0,032|| align=right|0,92|| align=right|3,593||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50214)||2000 AV234|| align=right|16,3|| align=right|2,265|| align=right|0,263|| align=right|2,36|| align=right|3,409||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50215)||2000 AY235|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,164|| align=right|7,05|| align=right|3,541||MBA||5. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50216)||2000 AT236|| align=right|15,1|| align=right|2,281|| align=right|0,096|| align=right|4,94|| align=right|3,444||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50217)||2000 AU236|| align=right|15,2|| align=right|2,346|| align=right|0,054|| align=right|6,32|| align=right|3,593||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50218)||2000 AA237|| align=right|15,1|| align=right|2,227|| align=right|0,135|| align=right|5,73|| align=right|3,324||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50219)||2000 AL237|| align=right|13,6|| align=right|2,568|| align=right|0,100|| align=right|13,09|| align=right|4,114||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50220)||2000 AS237|| align=right|13,9|| align=right|3,045|| align=right|0,217|| align=right|10,40|| align=right|5,313||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50221)||2000 AQ238|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,204|| align=right|3,64|| align=right|3,676||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50222)||2000 AV238|| align=right|15,3|| align=right|2,545|| align=right|0,148|| align=right|0,89|| align=right|4,059||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50223)||2000 AC239|| align=right|16,2|| align=right|2,339|| align=right|0,208|| align=right|1,25|| align=right|3,577||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50224)||2000 AS239|| align=right|13,0|| align=right|2,659|| align=right|0,211|| align=right|12,25|| align=right|4,334||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50225)||2000 AB240|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,209|| align=right|8,25|| align=right|3,663||MBA||6. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50226)||2000 AH241|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,163|| align=right|9,59|| align=right|3,574||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50227)||2000 AX241|| align=right|14,7|| align=right|2,571|| align=right|0,144|| align=right|14,45|| align=right|4,121||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50228)||2000 AD242|| align=right|15,3|| align=right|2,460|| align=right|0,137|| align=right|9,18|| align=right|3,857||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50229)||2000 AQ242|| align=right|14,8|| align=right|2,179|| align=right|0,167|| align=right|5,31|| align=right|3,216||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50230)||2000 AT244|| align=right|13,7|| align=right|3,062|| align=right|0,064|| align=right|8,88|| align=right|5,358||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50231)||2000 AQ245|| align=right|14,4|| align=right|2,579|| align=right|0,129|| align=right|13,65|| align=right|4,140||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50232)||2000 AR245|| align=right|13,9|| align=right|2,691|| align=right|0,126|| align=right|12,35|| align=right|4,413||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50233)||2000 AK246|| align=right|14,4|| align=right|2,331|| align=right|0,167|| align=right|6,21|| align=right|3,559||MBA||13. ledna 2000||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(50234)||2000 BP|| align=right|15,2|| align=right|2,410|| align=right|0,121|| align=right|5,62|| align=right|3,741||MBA||27. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(50235)||2000 BC2|| align=right|14,7|| align=right|2,670|| align=right|0,094|| align=right|8,19|| align=right|4,362||MBA||27. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50236)||2000 BB3|| align=right|14,3|| align=right|2,427|| align=right|0,187|| align=right|9,61|| align=right|3,781||MBA||26. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50237)||2000 BJ3|| align=right|13,9|| align=right|3,076|| align=right|0,118|| align=right|9,65|| align=right|5,395||MBA||27. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50238)||2000 BR3|| align=right|15,0|| align=right|2,307|| align=right|0,126|| align=right|3,45|| align=right|3,505||MBA||27. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50239)||2000 BW3|| align=right|14,1|| align=right|2,475|| align=right|0,107|| align=right|5,98|| align=right|3,892||MBA||27. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50240) Cortina||2000 BY3|| align=right|14,1|| align=right|2,544|| align=right|0,137|| align=right|12,71|| align=right|4,056||MBA||28. ledna 2000||Cortina||A. Dimai
|-
|(50241)||2000 BB8|| align=right|14,7|| align=right|2,292|| align=right|0,136|| align=right|6,51|| align=right|3,469||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50242)||2000 BU11|| align=right|15,4|| align=right|2,442|| align=right|0,128|| align=right|0,42|| align=right|3,816||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50243)||2000 BT13|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,160|| align=right|1,25|| align=right|4,432||MBA||29. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50244)||2000 BG14|| align=right|15,2|| align=right|2,397|| align=right|0,188|| align=right|1,31|| align=right|3,710||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50245)||2000 BL14|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,090|| align=right|6,98|| align=right|3,648||MBA||28. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50246)||2000 BT14|| align=right|13,1|| align=right|2,691|| align=right|0,053|| align=right|5,27|| align=right|4,413||MBA||28. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50247)||2000 BX14|| align=right|14,0|| align=right|2,643|| align=right|0,142|| align=right|9,47|| align=right|4,295||MBA||31. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50248)||2000 BB16|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,127|| align=right|7,45|| align=right|3,680||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50249)||2000 BL16|| align=right|14,4|| align=right|2,615|| align=right|0,127|| align=right|11,05|| align=right|4,228||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50250)||2000 BW22|| align=right|15,2|| align=right|2,656|| align=right|0,040|| align=right|1,53|| align=right|4,329||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(50251)||2000 BY22|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,135|| align=right|2,87|| align=right|4,597||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(50252)||2000 BE23|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,141|| align=right|3,50|| align=right|3,455||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(50253)||2000 BP24|| align=right|13,3|| align=right|2,621|| align=right|0,097|| align=right|16,42|| align=right|4,243||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50254)||2000 BC25|| align=right|15,5|| align=right|2,160|| align=right|0,186|| align=right|1,21|| align=right|3,173||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50255)||2000 BY25|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,080|| align=right|3,22|| align=right|4,217||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50256)||2000 BJ26|| align=right|15,6|| align=right|2,235|| align=right|0,143|| align=right|3,63|| align=right|3,341||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50257)||2000 BQ26|| align=right|15,3|| align=right|2,373|| align=right|0,188|| align=right|2,85|| align=right|3,654||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50258)||2000 BV26|| align=right|14,0|| align=right|2,548|| align=right|0,154|| align=right|14,53|| align=right|4,067||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50259)||2000 BE27|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,084|| align=right|3,99|| align=right|4,231||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50260)||2000 BK27|| align=right|14,9|| align=right|2,214|| align=right|0,211|| align=right|6,69|| align=right|3,294||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50261)||2000 BM27|| align=right|15,3|| align=right|2,348|| align=right|0,109|| align=right|2,06|| align=right|3,598||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50262)||2000 BN27|| align=right|15,4|| align=right|2,361|| align=right|0,185|| align=right|1,83|| align=right|3,628||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50263)||2000 BU27|| align=right|14,5|| align=right|2,784|| align=right|0,065|| align=right|3,44|| align=right|4,645||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50264)||2000 BX27|| align=right|14,0|| align=right|3,072|| align=right|0,180|| align=right|2,23|| align=right|5,385||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50265)||2000 BN28|| align=right|14,9|| align=right|2,242|| align=right|0,081|| align=right|10,26|| align=right|3,356||MBA||31. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50266)||2000 BU28|| align=right|13,8|| align=right|2,751|| align=right|0,117|| align=right|10,19|| align=right|4,563||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50267)||2000 BS29|| align=right|14,7|| align=right|2,529|| align=right|0,122|| align=right|13,83|| align=right|4,020||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50268)||2000 BD31|| align=right|14,7|| align=right|2,706|| align=right|0,034|| align=right|7,08|| align=right|4,450||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50269)||2000 BZ34|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,099|| align=right|6,51|| align=right|3,533||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50270)||2000 CJ|| align=right|16,2|| align=right|2,311|| align=right|0,099|| align=right|3,72|| align=right|3,513||MBA||2. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(50271)||2000 CW|| align=right|13,9|| align=right|2,682|| align=right|0,174|| align=right|9,91|| align=right|4,391||MBA||1. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(50272)||2000 CZ|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,086|| align=right|3,87|| align=right|4,303||MBA||3. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50273)||2000 CA1|| align=right|15,2|| align=right|2,575|| align=right|0,064|| align=right|0,78|| align=right|4,132||MBA||3. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50274)||2000 CN1|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,083|| align=right|1,95|| align=right|3,613||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50275)||2000 CU1|| align=right|13,9|| align=right|2,598|| align=right|0,062|| align=right|7,13|| align=right|4,186||MBA||4. února 2000||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(50276)||2000 CS2|| align=right|13,7|| align=right|2,587|| align=right|0,061|| align=right|15,39|| align=right|4,161||MBA||4. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50277)||2000 CX6|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,069|| align=right|12,64|| align=right|4,123||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50278)||2000 CZ12|| align=right|15,3|| align=right|2,630|| align=right|0,036|| align=right|1,27|| align=right|4,265||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50279)||2000 CX14|| align=right|15,2|| align=right|2,616|| align=right|0,057|| align=right|2,73|| align=right|4,232||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50280)||2000 CN17|| align=right|13,8|| align=right|2,638|| align=right|0,167|| align=right|15,15|| align=right|4,283||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50281)||2000 CV18|| align=right|13,7|| align=right|2,608|| align=right|0,149|| align=right|11,89|| align=right|4,211||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50282)||2000 CM19|| align=right|15,5|| align=right|2,632|| align=right|0,061|| align=right|4,05|| align=right|4,269||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50283)||2000 CO20|| align=right|14,8|| align=right|2,787|| align=right|0,065|| align=right|3,36|| align=right|4,652||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50284)||2000 CP23|| align=right|14,5|| align=right|2,766|| align=right|0,063|| align=right|5,06|| align=right|4,600||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50285)||2000 CB25|| align=right|14,5|| align=right|2,302|| align=right|0,243|| align=right|7,04|| align=right|3,492||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50286)||2000 CA26|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,175|| align=right|1,07|| align=right|3,672||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50287)||2000 CT26|| align=right|14,0|| align=right|2,950|| align=right|0,135|| align=right|2,05|| align=right|5,066||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50288)||2000 CV26|| align=right|14,2|| align=right|2,772|| align=right|0,136|| align=right|13,06|| align=right|4,615||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50289)||2000 CJ27|| align=right|14,5|| align=right|2,529|| align=right|0,166|| align=right|5,05|| align=right|4,020||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50290)||2000 CT27|| align=right|13,9|| align=right|2,269|| align=right|0,121|| align=right|5,86|| align=right|3,416||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50291)||2000 CX28|| align=right|13,7|| align=right|2,555|| align=right|0,171|| align=right|5,68|| align=right|4,084||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50292)||2000 CW29|| align=right|15,3|| align=right|2,368|| align=right|0,192|| align=right|2,89|| align=right|3,644||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50293)||2000 CH30|| align=right|14,0|| align=right|2,672|| align=right|0,176|| align=right|16,80|| align=right|4,368||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50294)||2000 CN31|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,125|| align=right|3,52|| align=right|3,743||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50295)||2000 CR31|| align=right|14,9|| align=right|2,683|| align=right|0,057|| align=right|0,90|| align=right|4,394||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50296)||2000 CY32|| align=right|14,2|| align=right|2,776|| align=right|0,121|| align=right|4,14|| align=right|4,624||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50297)||2000 CS33|| align=right|14,7|| align=right|2,434|| align=right|0,140|| align=right|10,87|| align=right|3,797||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50298)||2000 CA34|| align=right|15,1|| align=right|2,752|| align=right|0,035|| align=right|2,71|| align=right|4,565||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50299)||2000 CD34|| align=right|15,2|| align=right|2,416|| align=right|0,193|| align=right|2,85|| align=right|3,755||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50300)||2000 CF34|| align=right|15,4|| align=right|2,619|| align=right|0,047|| align=right|1,16|| align=right|4,239||MBA||5. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50301)||2000 CL36|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,092|| align=right|3,69|| align=right|3,484||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50302)||2000 CP36|| align=right|14,2|| align=right|2,780|| align=right|0,050|| align=right|5,99|| align=right|4,635||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50303)||2000 CX36|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,179|| align=right|4,63|| align=right|3,445||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50304)||2000 CZ36|| align=right|13,9|| align=right|2,536|| align=right|0,096|| align=right|1,82|| align=right|4,037||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50305)||2000 CA37|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,084|| align=right|1,01|| align=right|3,550||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50306)||2000 CA39|| align=right|13,9|| align=right|3,119|| align=right|0,159|| align=right|15,47|| align=right|5,508||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50307)||2000 CG39|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,145|| align=right|15,69|| align=right|4,232||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50308)||2000 CK39|| align=right|15,4|| align=right|2,476|| align=right|0,125|| align=right|2,61|| align=right|3,896||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50309)||2000 CO40|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,128|| align=right|5,72|| align=right|4,261||MBA||4. února 2000||Gekko||T. Kagawa
|-
|(50310)||2000 CT40|| align=right|14,9|| align=right|2,656|| align=right|0,066|| align=right|4,96|| align=right|4,327||MBA||1. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(50311)||2000 CC44|| align=right|15,1|| align=right|2,472|| align=right|0,103|| align=right|6,97|| align=right|3,886||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50312)||2000 CN45|| align=right|15,1|| align=right|2,635|| align=right|0,132|| align=right|9,33|| align=right|4,277||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50313)||2000 CX45|| align=right|13,8|| align=right|2,581|| align=right|0,125|| align=right|15,99|| align=right|4,147||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50314)||2000 CY46|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,178|| align=right|4,46|| align=right|3,684||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50315)||2000 CV47|| align=right|15,0|| align=right|2,553|| align=right|0,119|| align=right|4,20|| align=right|4,078||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50316)||2000 CY47|| align=right|14,3|| align=right|2,872|| align=right|0,008|| align=right|11,99|| align=right|4,866||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50317)||2000 CZ47|| align=right|15,1|| align=right|2,548|| align=right|0,164|| align=right|4,63|| align=right|4,067||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50318)||2000 CS48|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,090|| align=right|6,55|| align=right|3,601||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50319)||2000 CC50|| align=right|14,1|| align=right|3,139|| align=right|0,170|| align=right|8,70|| align=right|5,560||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50320)||2000 CT50|| align=right|14,5|| align=right|2,763|| align=right|0,169|| align=right|6,54|| align=right|4,592||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50321)||2000 CH51|| align=right|13,3|| align=right|2,731|| align=right|0,106|| align=right|4,81|| align=right|4,511||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50322)||2000 CK51|| align=right|13,7|| align=right|3,138|| align=right|0,209|| align=right|6,82|| align=right|5,559||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50323)||2000 CM52|| align=right|15,7|| align=right|2,514|| align=right|0,064|| align=right|2,42|| align=right|3,986||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50324)||2000 CS53|| align=right|14,1|| align=right|2,449|| align=right|0,100|| align=right|6,33|| align=right|3,831||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50325)||2000 CT53|| align=right|14,2|| align=right|2,604|| align=right|0,119|| align=right|14,65|| align=right|4,202||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50326)||2000 CH54|| align=right|14,6|| align=right|2,516|| align=right|0,061|| align=right|5,90|| align=right|3,991||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50327)||2000 CS55|| align=right|14,7|| align=right|2,676|| align=right|0,044|| align=right|2,57|| align=right|4,376||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50328)||2000 CW55|| align=right|16,2|| align=right|2,252|| align=right|0,201|| align=right|0,72|| align=right|3,379||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50329)||2000 CK56|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,133|| align=right|7,39|| align=right|3,580||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50330)||2000 CN56|| align=right|12,3|| align=right|3,131|| align=right|0,173|| align=right|14,27|| align=right|5,539||MBA||10. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50331)||2000 CO56|| align=right|14,6|| align=right|2,782|| align=right|0,178|| align=right|7,35|| align=right|4,639||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50332)||2000 CP57|| align=right|14,4|| align=right|2,612|| align=right|0,100|| align=right|14,92|| align=right|4,220||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50333)||2000 CZ57|| align=right|13,2|| align=right|2,570|| align=right|0,199|| align=right|14,28|| align=right|4,120||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50334)||2000 CC58|| align=right|13,5|| align=right|2,666|| align=right|0,132|| align=right|11,85|| align=right|4,352||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50335)||2000 CM58|| align=right|14,1|| align=right|2,415|| align=right|0,091|| align=right|9,90|| align=right|3,752||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50336)||2000 CR60|| align=right|15,3|| align=right|2,567|| align=right|0,145|| align=right|5,64|| align=right|4,112||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50337)||2000 CD61|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,163|| align=right|2,25|| align=right|3,594||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50338)||2000 CU61|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,089|| align=right|4,97|| align=right|3,550||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50339)||2000 CF62|| align=right|14,4|| align=right|2,754|| align=right|0,117|| align=right|9,36|| align=right|4,570||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50340)||2000 CH62|| align=right|15,3|| align=right|2,779|| align=right|0,031|| align=right|6,03|| align=right|4,631||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50341)||2000 CR63|| align=right|13,9|| align=right|2,725|| align=right|0,143|| align=right|16,19|| align=right|4,497||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50342)||2000 CT63|| align=right|15,9|| align=right|2,348|| align=right|0,158|| align=right|4,57|| align=right|3,596||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50343)||2000 CX64|| align=right|15,5|| align=right|2,599|| align=right|0,117|| align=right|3,37|| align=right|4,190||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50344)||2000 CA65|| align=right|14,6|| align=right|2,821|| align=right|0,030|| align=right|6,76|| align=right|4,738||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50345)||2000 CK65|| align=right|14,7|| align=right|2,787|| align=right|0,081|| align=right|2,81|| align=right|4,651||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50346)||2000 CP65|| align=right|15,2|| align=right|2,621|| align=right|0,023|| align=right|2,75|| align=right|4,242||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50347)||2000 CA66|| align=right|16,3|| align=right|2,269|| align=right|0,040|| align=right|5,98|| align=right|3,417||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50348)||2000 CF69|| align=right|16,1|| align=right|2,447|| align=right|0,217|| align=right|3,12|| align=right|3,828||MBA||1. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50349)||2000 CC70|| align=right|14,3|| align=right|2,388|| align=right|0,199|| align=right|6,06|| align=right|3,691||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50350)||2000 CD70|| align=right|13,2|| align=right|2,745|| align=right|0,128|| align=right|8,31|| align=right|4,547||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50351)||2000 CE70|| align=right|14,9|| align=right|2,718|| align=right|0,160|| align=right|3,98|| align=right|4,481||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50352)||2000 CK70|| align=right|13,1|| align=right|2,624|| align=right|0,138|| align=right|11,67|| align=right|4,249||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50353)||2000 CW70|| align=right|14,4|| align=right|2,437|| align=right|0,164|| align=right|4,34|| align=right|3,803||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50354)||2000 CX70|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,265|| align=right|5,39|| align=right|3,380||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50355)||2000 CB71|| align=right|14,5|| align=right|2,313|| align=right|0,089|| align=right|6,00|| align=right|3,517||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50356)||2000 CH71|| align=right|15,6|| align=right|2,610|| align=right|0,106|| align=right|2,58|| align=right|4,215||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50357)||2000 CJ71|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,127|| align=right|2,15|| align=right|3,747||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50358)||2000 CP71|| align=right|14,5|| align=right|2,620|| align=right|0,117|| align=right|11,31|| align=right|4,241||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50359)||2000 CO72|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,057|| align=right|6,75|| align=right|3,671||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50360)||2000 CS75|| align=right|14,3|| align=right|2,545|| align=right|0,107|| align=right|12,43|| align=right|4,059||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50361)||2000 CE76|| align=right|15,1|| align=right|2,458|| align=right|0,063|| align=right|7,04|| align=right|3,853||MBA||5. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50362)||2000 CB77|| align=right|15,0|| align=right|2,426|| align=right|0,138|| align=right|2,09|| align=right|3,779||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50363)||2000 CD77|| align=right|13,8|| align=right|2,682|| align=right|0,182|| align=right|12,74|| align=right|4,392||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50364)||2000 CG77|| align=right|13,8|| align=right|2,770|| align=right|0,054|| align=right|2,37|| align=right|4,609||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50365)||2000 CP77|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,186|| align=right|4,44|| align=right|4,247||MBA||7. února 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(50366)||2000 CW77|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,069|| align=right|5,49|| align=right|3,611||MBA||7. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50367)||2000 CB80|| align=right|14,5|| align=right|2,993|| align=right|0,162|| align=right|0,82|| align=right|5,177||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50368)||2000 CY81|| align=right|16,2|| align=right|2,363|| align=right|0,137|| align=right|3,15|| align=right|3,632||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50369)||2000 CK83|| align=right|14,3|| align=right|2,662|| align=right|0,131|| align=right|13,78|| align=right|4,341||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50370)||2000 CL84|| align=right|14,7|| align=right|2,675|| align=right|0,061|| align=right|2,50|| align=right|4,374||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50371)||2000 CT84|| align=right|13,2|| align=right|2,984|| align=right|0,087|| align=right|11,17|| align=right|5,155||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50372)||2000 CF85|| align=right|14,5|| align=right|2,603|| align=right|0,163|| align=right|14,40|| align=right|4,198||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50373)||2000 CR85|| align=right|16,1|| align=right|2,391|| align=right|0,166|| align=right|4,89|| align=right|3,697||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50374)||2000 CG86|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,026|| align=right|3,44|| align=right|4,261||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50375)||2000 CJ86|| align=right|15,7|| align=right|2,441|| align=right|0,146|| align=right|3,31|| align=right|3,813||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50376)||2000 CQ86|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,123|| align=right|6,16|| align=right|3,330||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50377)||2000 CG88|| align=right|14,1|| align=right|2,897|| align=right|0,056|| align=right|1,84|| align=right|4,930||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50378)||2000 CV88|| align=right|13,5|| align=right|2,932|| align=right|0,164|| align=right|10,94|| align=right|5,020||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50379)||2000 CB89|| align=right|13,1|| align=right|2,540|| align=right|0,294|| align=right|9,63|| align=right|4,048||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50380)||2000 CE89|| align=right|13,9|| align=right|2,544|| align=right|0,189|| align=right|13,67|| align=right|4,057||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50381)||2000 CG89|| align=right|13,7|| align=right|2,591|| align=right|0,181|| align=right|13,28|| align=right|4,169||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50382)||2000 CH89|| align=right|14,4|| align=right|2,740|| align=right|0,090|| align=right|5,97|| align=right|4,535||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50383)||2000 CN89|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,118|| align=right|6,73|| align=right|4,212||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50384)||2000 CQ89|| align=right|14,0|| align=right|2,664|| align=right|0,048|| align=right|21,88|| align=right|4,348||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50385)||2000 CZ89|| align=right|14,2|| align=right|2,679|| align=right|0,091|| align=right|15,73|| align=right|4,385||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50386)||2000 CG91|| align=right|15,4|| align=right|2,291|| align=right|0,115|| align=right|5,80|| align=right|3,467||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50387)||2000 CM91|| align=right|14,2|| align=right|2,698|| align=right|0,053|| align=right|7,37|| align=right|4,430||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50388)||2000 CM92|| align=right|14,3|| align=right|3,189|| align=right|0,153|| align=right|0,46|| align=right|5,695||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50389)||2000 CO92|| align=right|14,1|| align=right|2,791|| align=right|0,100|| align=right|3,90|| align=right|4,662||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50390)||2000 CE93|| align=right|14,3|| align=right|2,801|| align=right|0,089|| align=right|9,93|| align=right|4,687||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50391)||2000 CK93|| align=right|14,2|| align=right|2,728|| align=right|0,090|| align=right|9,25|| align=right|4,504||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50392)||2000 CD94|| align=right|14,0|| align=right|2,974|| align=right|0,044|| align=right|10,62|| align=right|5,129||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50393)||2000 CN94|| align=right|14,2|| align=right|2,800|| align=right|0,047|| align=right|8,48|| align=right|4,686||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50394)||2000 CQ94|| align=right|13,8|| align=right|2,745|| align=right|0,117|| align=right|4,95|| align=right|4,547||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50395)||2000 CR94|| align=right|14,0|| align=right|2,541|| align=right|0,126|| align=right|12,60|| align=right|4,049||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50396)||2000 CT94|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,125|| align=right|6,70|| align=right|3,696||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50397)||2000 CX94|| align=right|13,0|| align=right|2,605|| align=right|0,203|| align=right|17,60|| align=right|4,204||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50398)||2000 CR96|| align=right|16,1|| align=right|2,251|| align=right|0,112|| align=right|5,39|| align=right|3,377||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50399)||2000 CQ102|| align=right|14,4|| align=right|2,798|| align=right|0,125|| align=right|2,12|| align=right|4,679||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50400)||2000 CU102|| align=right|15,1|| align=right|2,529|| align=right|0,096|| align=right|8,16|| align=right|4,020||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50401)||2000 CJ109|| align=right|14,9|| align=right|2,422|| align=right|0,114|| align=right|9,10|| align=right|3,768||MBA||5. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(50402)||2000 CN111|| align=right|14,5|| align=right|2,686|| align=right|0,155|| align=right|3,22|| align=right|4,400||MBA||6. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(50403)||2000 CB114|| align=right|12,8|| align=right|2,316|| align=right|0,197|| align=right|23,34|| align=right|3,524||MBA||15. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50404)||2000 CV115|| align=right|14,0|| align=right|2,974|| align=right|0,041|| align=right|9,35|| align=right|5,128||MBA||2. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(50405)||2000 CB116|| align=right|15,4|| align=right|2,351|| align=right|0,073|| align=right|5,75|| align=right|3,604||MBA||2. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(50406)||2000 CK116|| align=right|14,8|| align=right|2,528|| align=right|0,180|| align=right|8,18|| align=right|4,020||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50407)||2000 CY117|| align=right|15,2|| align=right|2,851|| align=right|0,087|| align=right|3,15|| align=right|4,814||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50408)||2000 CZ124|| align=right|14,0|| align=right|2,746|| align=right|0,183|| align=right|12,31|| align=right|4,550||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50409)||2000 CO125|| align=right|15,4|| align=right|2,649|| align=right|0,085|| align=right|5,20|| align=right|4,310||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50410)||2000 CK126|| align=right|14,8|| align=right|2,695|| align=right|0,095|| align=right|10,15|| align=right|4,424||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50411)||2000 DS|| align=right|13,0|| align=right|3,042|| align=right|0,208|| align=right|15,90|| align=right|5,305||MBA||24. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50412) Ewen||2000 DG1|| align=right|14,2|| align=right|2,688|| align=right|0,084|| align=right|3,05|| align=right|4,407||MBA||26. února 2000||Rock Finder||W. K. Y. Yeung
|-
|(50413) Petrginz||2000 DQ1|| align=right|14,3|| align=right|2,721|| align=right|0,171|| align=right|9,95|| align=right|4,488||MBA||27. února 2000||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(50414)||2000 DB2|| align=right|13,6|| align=right|3,129|| align=right|0,124|| align=right|4,53|| align=right|5,534||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50415)||2000 DL2|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,199|| align=right|3,04|| align=right|3,630||MBA||24. února 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(50416)||2000 DZ2|| align=right|13,6|| align=right|2,969|| align=right|0,091|| align=right|9,64|| align=right|5,114||MBA||24. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50417)||2000 DY6|| align=right|16,5|| align=right|2,405|| align=right|0,179|| align=right|1,28|| align=right|3,730||MBA||29. února 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(50418)||2000 DC7|| align=right|13,8|| align=right|2,556|| align=right|0,127|| align=right|16,24|| align=right|4,085||MBA||29. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50419)||2000 DL7|| align=right|12,8|| align=right|3,104|| align=right|0,137|| align=right|16,29|| align=right|5,469||MBA||29. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50420)||2000 DN7|| align=right|14,8|| align=right|2,288|| align=right|0,046|| align=right|7,70|| align=right|3,459||MBA||29. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50421)||2000 DD9|| align=right|14,3|| align=right|3,144|| align=right|0,247|| align=right|4,13|| align=right|5,574||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50422)||2000 DB10|| align=right|14,6|| align=right|3,082|| align=right|0,147|| align=right|5,82|| align=right|5,411||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50423)||2000 DE13|| align=right|15,9|| align=right|2,394|| align=right|0,183|| align=right|5,54|| align=right|3,704||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50424)||2000 DQ13|| align=right|14,6|| align=right|2,668|| align=right|0,075|| align=right|1,95|| align=right|4,358||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50425)||2000 DV13|| align=right|16,5|| align=right|2,383|| align=right|0,164|| align=right|2,43|| align=right|3,679||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50426)||2000 DJ15|| align=right|14,1|| align=right|3,075|| align=right|0,086|| align=right|10,44|| align=right|5,392||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(50427)||2000 DT15|| align=right|13,9|| align=right|3,054|| align=right|0,086|| align=right|11,46|| align=right|5,335||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(50428)||2000 DZ15|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,164|| align=right|6,44|| align=right|4,263||MBA||27. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(50429)||2000 DB16|| align=right|13,8|| align=right|2,784|| align=right|0,114|| align=right|15,16|| align=right|4,645||MBA||28. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50430)||2000 DG16|| align=right|15,0|| align=right|2,723|| align=right|0,064|| align=right|9,19|| align=right|4,493||MBA||29. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50431)||2000 DU19|| align=right|15,4|| align=right|2,563|| align=right|0,080|| align=right|1,14|| align=right|4,102||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50432)||2000 DB20|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,136|| align=right|2,71|| align=right|3,576||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50433)||2000 DC22|| align=right|14,5|| align=right|2,750|| align=right|0,258|| align=right|8,84|| align=right|4,559||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50434)||2000 DG23|| align=right|14,4|| align=right|2,809|| align=right|0,165|| align=right|0,85|| align=right|4,707||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50435)||2000 DH23|| align=right|14,3|| align=right|2,618|| align=right|0,167|| align=right|13,72|| align=right|4,234||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50436)||2000 DK23|| align=right|14,7|| align=right|2,668|| align=right|0,091|| align=right|2,61|| align=right|4,356||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50437)||2000 DX23|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,120|| align=right|1,43|| align=right|4,507||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50438)||2000 DZ24|| align=right|14,9|| align=right|2,525|| align=right|0,144|| align=right|1,98|| align=right|4,012||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50439)||2000 DW26|| align=right|15,3|| align=right|2,762|| align=right|0,007|| align=right|5,92|| align=right|4,589||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50440)||2000 DD29|| align=right|14,5|| align=right|2,692|| align=right|0,090|| align=right|3,29|| align=right|4,416||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50441)||2000 DD30|| align=right|15,6|| align=right|2,695|| align=right|0,020|| align=right|6,28|| align=right|4,423||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50442)||2000 DL32|| align=right|14,1|| align=right|2,701|| align=right|0,193|| align=right|12,75|| align=right|4,438||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50443)||2000 DO32|| align=right|14,9|| align=right|2,982|| align=right|0,013|| align=right|10,08|| align=right|5,148||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50444)||2000 DG34|| align=right|14,6|| align=right|2,729|| align=right|0,119|| align=right|8,22|| align=right|4,509||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50445)||2000 DH35|| align=right|15,9|| align=right|2,537|| align=right|0,085|| align=right|1,14|| align=right|4,041||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50446)||2000 DD36|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,082|| align=right|0,75|| align=right|4,217||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50447)||2000 DQ37|| align=right|16,0|| align=right|2,464|| align=right|0,198|| align=right|2,11|| align=right|3,866||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50448)||2000 DZ37|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,089|| align=right|1,19|| align=right|4,185||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50449)||2000 DG38|| align=right|15,5|| align=right|2,398|| align=right|0,156|| align=right|2,68|| align=right|3,714||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50450)||2000 DS38|| align=right|15,3|| align=right|2,648|| align=right|0,134|| align=right|3,65|| align=right|4,309||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50451)||2000 DF41|| align=right|16,0|| align=right|2,351|| align=right|0,248|| align=right|2,87|| align=right|3,603||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50452)||2000 DT41|| align=right|14,4|| align=right|2,927|| align=right|0,074|| align=right|3,14|| align=right|5,006||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50453)||2000 DJ46|| align=right|14,9|| align=right|2,336|| align=right|0,194|| align=right|6,05|| align=right|3,569||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50454)||2000 DT48|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,181|| align=right|0,80|| align=right|3,686||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50455)||2000 DX52|| align=right|14,3|| align=right|2,722|| align=right|0,142|| align=right|1,98|| align=right|4,489||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50456)||2000 DW53|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,081|| align=right|1,91|| align=right|4,258||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50457)||2000 DZ53|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,101|| align=right|1,92|| align=right|4,419||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50458)||2000 DC55|| align=right|14,2|| align=right|2,874|| align=right|0,059|| align=right|2,21|| align=right|4,871||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50459)||2000 DZ55|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,163|| align=right|2,94|| align=right|3,717||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50460)||2000 DK56|| align=right|14,1|| align=right|3,211|| align=right|0,124|| align=right|13,50|| align=right|5,754||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50461)||2000 DZ58|| align=right|13,8|| align=right|3,189|| align=right|0,097|| align=right|1,87|| align=right|5,695||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50462)||2000 DU60|| align=right|13,4|| align=right|3,195|| align=right|0,173|| align=right|2,31|| align=right|5,709||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50463)||2000 DF63|| align=right|14,2|| align=right|2,749|| align=right|0,148|| align=right|5,06|| align=right|4,557||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50464)||2000 DT63|| align=right|14,4|| align=right|2,615|| align=right|0,263|| align=right|3,75|| align=right|4,228||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50465)||2000 DW64|| align=right|15,4|| align=right|2,490|| align=right|0,113|| align=right|6,18|| align=right|3,930||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50466)||2000 DA66|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,160|| align=right|1,83|| align=right|3,659||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50467)||2000 DU66|| align=right|14,4|| align=right|3,100|| align=right|0,129|| align=right|1,93|| align=right|5,456||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50468)||2000 DA69|| align=right|14,1|| align=right|2,611|| align=right|0,154|| align=right|2,07|| align=right|4,218||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50469)||2000 DL69|| align=right|16,2|| align=right|2,372|| align=right|0,162|| align=right|1,71|| align=right|3,652||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50470)||2000 DQ69|| align=right|16,3|| align=right|2,340|| align=right|0,127|| align=right|7,46|| align=right|3,580||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50471)||2000 DT69|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,161|| align=right|1,35|| align=right|3,701||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50472)||2000 DH71|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,113|| align=right|4,73|| align=right|3,474||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50473)||2000 DB72|| align=right|14,8|| align=right|2,801|| align=right|0,094|| align=right|2,49|| align=right|4,686||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50474)||2000 DY72|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,167|| align=right|0,37|| align=right|3,659||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50475)||2000 DQ73|| align=right|14,4|| align=right|2,889|| align=right|0,070|| align=right|2,37|| align=right|4,909||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50476)||2000 DT73|| align=right|14,6|| align=right|2,621|| align=right|0,118|| align=right|1,89|| align=right|4,244||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50477)||2000 DE74|| align=right|15,5|| align=right|2,693|| align=right|0,061|| align=right|3,94|| align=right|4,420||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50478)||2000 DN74|| align=right|14,8|| align=right|2,598|| align=right|0,088|| align=right|2,74|| align=right|4,186||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50479)||2000 DR74|| align=right|14,1|| align=right|2,710|| align=right|0,105|| align=right|1,64|| align=right|4,462||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50480)||2000 DU74|| align=right|14,9|| align=right|2,640|| align=right|0,106|| align=right|2,70|| align=right|4,289||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50481)||2000 DD75|| align=right|14,6|| align=right|2,633|| align=right|0,049|| align=right|2,39|| align=right|4,271||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50482)||2000 DF75|| align=right|14,7|| align=right|2,771|| align=right|0,086|| align=right|2,19|| align=right|4,612||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50483)||2000 DR79|| align=right|14,4|| align=right|2,634|| align=right|0,204|| align=right|12,10|| align=right|4,274||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50484)||2000 DB83|| align=right|15,7|| align=right|2,455|| align=right|0,098|| align=right|7,22|| align=right|3,846||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50485)||2000 DX83|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,121|| align=right|6,38|| align=right|4,555||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50486)||2000 DY84|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,159|| align=right|6,04|| align=right|3,681||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50487)||2000 DH85|| align=right|14,7|| align=right|2,376|| align=right|0,134|| align=right|7,93|| align=right|3,662||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50488)||2000 DA86|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,137|| align=right|6,55|| align=right|3,764||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50489)||2000 DY87|| align=right|15,4|| align=right|2,392|| align=right|0,151|| align=right|6,95|| align=right|3,698||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50490)||2000 DO88|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,100|| align=right|12,42|| align=right|3,672||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50491)||2000 DL92|| align=right|15,1|| align=right|2,624|| align=right|0,141|| align=right|3,60|| align=right|4,249||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50492)||2000 DB93|| align=right|16,1|| align=right|2,433|| align=right|0,161|| align=right|2,25|| align=right|3,794||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50493)||2000 DL93|| align=right|14,6|| align=right|2,870|| align=right|0,026|| align=right|2,50|| align=right|4,860||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50494)||2000 DM93|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,163|| align=right|3,70|| align=right|4,246||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50495)||2000 DU93|| align=right|13,0|| align=right|2,796|| align=right|0,210|| align=right|9,27|| align=right|4,675||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50496)||2000 DA94|| align=right|15,0|| align=right|2,706|| align=right|0,034|| align=right|3,36|| align=right|4,451||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50497)||2000 DO94|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,045|| align=right|4,95|| align=right|4,109||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50498)||2000 DU95|| align=right|14,1|| align=right|2,668|| align=right|0,201|| align=right|5,87|| align=right|4,357||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50499)||2000 DH96|| align=right|14,3|| align=right|2,683|| align=right|0,125|| align=right|2,99|| align=right|4,394||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50500)||2000 DU96|| align=right|15,9|| align=right|2,432|| align=right|0,136|| align=right|1,69|| align=right|3,792||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50501)||2000 DM97|| align=right|15,4|| align=right|2,598|| align=right|0,104|| align=right|7,99|| align=right|4,186||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50502)||2000 DB98|| align=right|13,9|| align=right|3,042|| align=right|0,084|| align=right|11,64|| align=right|5,304||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50503)||2000 DG98|| align=right|14,8|| align=right|2,773|| align=right|0,051|| align=right|6,21|| align=right|4,617||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50504)||2000 DJ98|| align=right|14,9|| align=right|2,738|| align=right|0,071|| align=right|10,21|| align=right|4,529||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50505)||2000 DP98|| align=right|14,8|| align=right|2,721|| align=right|0,033|| align=right|6,12|| align=right|4,487||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50506)||2000 DV99|| align=right|14,6|| align=right|2,462|| align=right|0,128|| align=right|7,37|| align=right|3,862||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50507)||2000 DW99|| align=right|14,3|| align=right|2,624|| align=right|0,086|| align=right|14,54|| align=right|4,251||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50508)||2000 DF100|| align=right|13,8|| align=right|3,213|| align=right|0,154|| align=right|13,04|| align=right|5,759||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50509)||2000 DB101|| align=right|15,3|| align=right|2,366|| align=right|0,134|| align=right|5,36|| align=right|3,638||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50510)||2000 DE101|| align=right|13,0|| align=right|3,050|| align=right|0,072|| align=right|9,90|| align=right|5,326||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50511)||2000 DZ101|| align=right|14,5|| align=right|2,557|| align=right|0,100|| align=right|15,63|| align=right|4,089||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50512)||2000 DA103|| align=right|15,6|| align=right|2,468|| align=right|0,082|| align=right|4,79|| align=right|3,876||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50513)||2000 DH103|| align=right|15,4|| align=right|2,764|| align=right|0,024|| align=right|1,46|| align=right|4,595||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50514)||2000 DL105|| align=right|14,7|| align=right|2,521|| align=right|0,185|| align=right|4,66|| align=right|4,003||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50515)||2000 DS105|| align=right|14,7|| align=right|2,455|| align=right|0,102|| align=right|6,11|| align=right|3,846||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50516)||2000 DL106|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,049|| align=right|10,51|| align=right|4,208||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50517)||2000 DK109|| align=right|14,7|| align=right|2,347|| align=right|0,158|| align=right|6,31|| align=right|3,594||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50518)||2000 DL109|| align=right|15,9|| align=right|2,480|| align=right|0,272|| align=right|2,97|| align=right|3,905||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50519)||2000 DG110|| align=right|14,5|| align=right|2,558|| align=right|0,073|| align=right|22,39|| align=right|4,090||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50520)||2000 DX110|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,185|| align=right|5,67|| align=right|3,446||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50521)||2000 DZ110|| align=right|15,2|| align=right|2,710|| align=right|0,071|| align=right|3,02|| align=right|4,459||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50522)||2000 DU111|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,107|| align=right|11,41|| align=right|4,280||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50523)||2000 DQ116|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,271|| align=right|11,82|| align=right|4,299||MBA||27. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(50524)||2000 DY117|| align=right|15,6|| align=right|2,559|| align=right|0,150|| align=right|1,69|| align=right|4,094||MBA||27. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(50525)||2000 EQ3|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,108|| align=right|3,56|| align=right|4,122||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50526)||2000 ET5|| align=right|16,6|| align=right|2,423|| align=right|0,223|| align=right|2,65|| align=right|3,771||MBA||2. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50527)||2000 EE6|| align=right|15,4|| align=right|2,685|| align=right|0,164|| align=right|11,43|| align=right|4,398||MBA||2. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50528)||2000 EL9|| align=right|14,0|| align=right|2,582|| align=right|0,133|| align=right|13,14|| align=right|4,148||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50529)||2000 EC10|| align=right|15,8|| align=right|2,777|| align=right|0,067|| align=right|1,12|| align=right|4,627||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50530)||2000 EP10|| align=right|15,2|| align=right|2,802|| align=right|0,013|| align=right|1,96|| align=right|4,688||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50531)||2000 EZ11|| align=right|14,4|| align=right|2,781|| align=right|0,140|| align=right|9,29|| align=right|4,637||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50532)||2000 EO12|| align=right|14,0|| align=right|3,071|| align=right|0,091|| align=right|9,00|| align=right|5,380||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50533)||2000 EP12|| align=right|13,8|| align=right|3,063|| align=right|0,100|| align=right|9,64|| align=right|5,360||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50534)||2000 EY12|| align=right|13,8|| align=right|2,772|| align=right|0,140|| align=right|9,74|| align=right|4,613||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50535)||2000 EB13|| align=right|14,9|| align=right|2,719|| align=right|0,078|| align=right|8,35|| align=right|4,482||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50536)||2000 EK13|| align=right|15,3|| align=right|2,180|| align=right|0,032|| align=right|4,11|| align=right|3,218||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50537)||2000 EH14|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,154|| align=right|4,49|| align=right|3,773||MBA||3. března 2000||San Marcello||M. Tombelli; L. Tesi
|-
|(50538)||2000 EA15|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,077|| align=right|9,05|| align=right|5,107||MBA||3. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50539)||2000 EM15|| align=right|15,1|| align=right|2,322|| align=right|0,179|| align=right|4,46|| align=right|3,537||MBA||6. března 2000||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(50540)||2000 EK16|| align=right|15,5|| align=right|2,237|| align=right|0,162|| align=right|4,44|| align=right|3,346||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50541)||2000 EV16|| align=right|14,6|| align=right|2,950|| align=right|0,115|| align=right|10,53|| align=right|5,066||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50542)||2000 EZ16|| align=right|13,6|| align=right|2,964|| align=right|0,085|| align=right|9,81|| align=right|5,102||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50543)||2000 ED17|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,041|| align=right|1,52|| align=right|4,564||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50544)||2000 EO17|| align=right|15,3|| align=right|2,340|| align=right|0,160|| align=right|7,25|| align=right|3,578||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50545)||2000 ER17|| align=right|12,5|| align=right|2,527|| align=right|0,095|| align=right|15,29|| align=right|4,017||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50546)||2000 ED18|| align=right|13,9|| align=right|2,808|| align=right|0,096|| align=right|15,07|| align=right|4,706||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50547)||2000 ES18|| align=right|15,4|| align=right|2,364|| align=right|0,153|| align=right|3,06|| align=right|3,634||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50548)||2000 EC19|| align=right|15,5|| align=right|2,439|| align=right|0,129|| align=right|2,26|| align=right|3,808||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50549)||2000 EV19|| align=right|15,3|| align=right|2,571|| align=right|0,134|| align=right|8,15|| align=right|4,122||MBA||6. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50550)||2000 EZ19|| align=right|12,9|| align=right|3,064|| align=right|0,062|| align=right|11,08|| align=right|5,362||MBA||7. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50551)||2000 EJ20|| align=right|13,7|| align=right|2,888|| align=right|0,245|| align=right|12,66|| align=right|4,907||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50552)||2000 EV20|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,076|| align=right|8,95|| align=right|4,552||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50553)||2000 EL21|| align=right|14,5|| align=right|2,657|| align=right|0,101|| align=right|14,11|| align=right|4,330||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50554)||2000 EC24|| align=right|14,3|| align=right|3,104|| align=right|0,113|| align=right|3,65|| align=right|5,469||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50555)||2000 EF24|| align=right|13,8|| align=right|2,919|| align=right|0,049|| align=right|2,13|| align=right|4,987||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50556)||2000 EQ24|| align=right|14,5|| align=right|2,702|| align=right|0,232|| align=right|2,88|| align=right|4,440||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50557)||2000 EN25|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,181|| align=right|1,55|| align=right|3,760||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50558)||2000 EN26|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,130|| align=right|4,17|| align=right|3,566||MBA||4. března 2000||Uccle||E. W. Elst; D. Taeymans
|-
|(50559)||2000 EA27|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,119|| align=right|4,61|| align=right|4,247||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50560)||2000 EB29|| align=right|13,9|| align=right|2,584|| align=right|0,137|| align=right|16,16|| align=right|4,152||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50561)||2000 EB30|| align=right|14,1|| align=right|2,543|| align=right|0,214|| align=right|14,53|| align=right|4,054||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50562)||2000 EX32|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,127|| align=right|7,14|| align=right|3,484||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50563)||2000 EF36|| align=right|14,7|| align=right|2,412|| align=right|0,075|| align=right|6,60|| align=right|3,744||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50564)||2000 EE37|| align=right|14,3|| align=right|2,726|| align=right|0,076|| align=right|2,63|| align=right|4,499||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50565)||2000 ES37|| align=right|14,2|| align=right|2,857|| align=right|0,036|| align=right|1,42|| align=right|4,829||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50566)||2000 EL38|| align=right|13,6|| align=right|2,983|| align=right|0,042|| align=right|9,53|| align=right|5,150||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50567)||2000 EN38|| align=right|13,9|| align=right|2,785|| align=right|0,144|| align=right|7,66|| align=right|4,646||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50568)||2000 ES38|| align=right|14,3|| align=right|2,720|| align=right|0,033|| align=right|3,33|| align=right|4,486||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50569)||2000 ET38|| align=right|14,0|| align=right|2,937|| align=right|0,009|| align=right|11,91|| align=right|5,032||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50570)||2000 EZ38|| align=right|16,5|| align=right|2,331|| align=right|0,168|| align=right|1,35|| align=right|3,559||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50571)||2000 EA39|| align=right|15,1|| align=right|2,865|| align=right|0,142|| align=right|9,80|| align=right|4,848||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50572)||2000 EM39|| align=right|13,8|| align=right|2,772|| align=right|0,051|| align=right|4,11|| align=right|4,615||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50573)||2000 EX39|| align=right|14,3|| align=right|2,541|| align=right|0,190|| align=right|6,80|| align=right|4,049||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50574)||2000 ED40|| align=right|14,2|| align=right|2,844|| align=right|0,103|| align=right|5,12|| align=right|4,795||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50575)||2000 EL40|| align=right|13,9|| align=right|2,444|| align=right|0,092|| align=right|11,07|| align=right|3,821||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50576)||2000 EP40|| align=right|13,8|| align=right|2,878|| align=right|0,038|| align=right|2,66|| align=right|4,883||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50577)||2000 EU40|| align=right|15,0|| align=right|3,043|| align=right|0,142|| align=right|0,80|| align=right|5,308||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50578)||2000 EH41|| align=right|15,6|| align=right|2,461|| align=right|0,147|| align=right|2,61|| align=right|3,861||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50579)||2000 EN41|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,118|| align=right|6,05|| align=right|4,069||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50580)||2000 EO41|| align=right|14,7|| align=right|2,682|| align=right|0,146|| align=right|4,63|| align=right|4,391||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50581)||2000 EA42|| align=right|14,8|| align=right|2,744|| align=right|0,026|| align=right|0,15|| align=right|4,545||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50582)||2000 ED42|| align=right|13,7|| align=right|3,154|| align=right|0,156|| align=right|5,02|| align=right|5,600||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50583)||2000 EN42|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,002|| align=right|5,37|| align=right|4,562||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50584)||2000 EK43|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,172|| align=right|2,40|| align=right|5,717||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50585)||2000 EL43|| align=right|16,9|| align=right|2,392|| align=right|0,180|| align=right|2,63|| align=right|3,698||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50586)||2000 EP43|| align=right|15,9|| align=right|2,471|| align=right|0,139|| align=right|5,03|| align=right|3,883||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50587)||2000 ET45|| align=right|13,6|| align=right|2,928|| align=right|0,057|| align=right|1,73|| align=right|5,011||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50588)||2000 EX45|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,054|| align=right|3,46|| align=right|4,506||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50589)||2000 ED46|| align=right|13,1|| align=right|3,060|| align=right|0,095|| align=right|10,37|| align=right|5,353||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50590)||2000 EO46|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,103|| align=right|0,54|| align=right|4,165||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50591)||2000 EQ46|| align=right|15,3|| align=right|2,364|| align=right|0,146|| align=right|2,26|| align=right|3,634||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50592)||2000 ES46|| align=right|14,8|| align=right|2,442|| align=right|0,137|| align=right|5,57|| align=right|3,815||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50593)||2000 EU46|| align=right|15,4|| align=right|2,325|| align=right|0,148|| align=right|4,94|| align=right|3,546||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50594)||2000 EV46|| align=right|14,8|| align=right|2,865|| align=right|0,049|| align=right|1,06|| align=right|4,849||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50595)||2000 EZ46|| align=right|14,7|| align=right|2,622|| align=right|0,127|| align=right|2,85|| align=right|4,246||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50596)||2000 EV47|| align=right|13,4|| align=right|2,858|| align=right|0,073|| align=right|1,65|| align=right|4,832||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50597)||2000 EY47|| align=right|14,2|| align=right|2,399|| align=right|0,099|| align=right|3,91|| align=right|3,715||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50598)||2000 EH48|| align=right|14,4|| align=right|2,540|| align=right|0,195|| align=right|12,61|| align=right|4,047||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50599)||2000 EM48|| align=right|14,1|| align=right|2,787|| align=right|0,079|| align=right|4,73|| align=right|4,653||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50600)||2000 ED49|| align=right|15,0|| align=right|2,717|| align=right|0,045|| align=right|5,11|| align=right|4,477||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50601)||2000 EY49|| align=right|15,0|| align=right|2,696|| align=right|0,084|| align=right|2,66|| align=right|4,425||MBA||6. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50602)||2000 EM50|| align=right|14,5|| align=right|2,410|| align=right|0,107|| align=right|5,99|| align=right|3,740||MBA||10. března 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(50603)||2000 EK54|| align=right|14,8|| align=right|2,713|| align=right|0,046|| align=right|5,97|| align=right|4,469||MBA||9. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50604)||2000 EZ54|| align=right|13,5|| align=right|3,190|| align=right|0,216|| align=right|15,05|| align=right|5,697||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50605)||2000 EJ55|| align=right|14,1|| align=right|2,846|| align=right|0,039|| align=right|7,09|| align=right|4,800||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50606)||2000 ES55|| align=right|15,2|| align=right|2,775|| align=right|0,068|| align=right|1,99|| align=right|4,621||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50607)||2000 EE56|| align=right|13,3|| align=right|2,794|| align=right|0,213|| align=right|7,37|| align=right|4,669||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50608)||2000 EL56|| align=right|14,4|| align=right|2,700|| align=right|0,127|| align=right|13,40|| align=right|4,437||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50609)||2000 EU56|| align=right|14,0|| align=right|2,723|| align=right|0,014|| align=right|5,22|| align=right|4,493||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50610)||2000 EW56|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,160|| align=right|7,98|| align=right|5,625||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50611)||2000 EL57|| align=right|15,9|| align=right|2,413|| align=right|0,133|| align=right|0,49|| align=right|3,747||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50612)||2000 EZ57|| align=right|15,0|| align=right|2,717|| align=right|0,030|| align=right|6,13|| align=right|4,479||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50613)||2000 ER58|| align=right|14,7|| align=right|2,738|| align=right|0,011|| align=right|5,25|| align=right|4,530||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50614)||2000 EJ59|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,157|| align=right|12,02|| align=right|4,289||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50615)||2000 EG60|| align=right|14,2|| align=right|2,996|| align=right|0,043|| align=right|10,24|| align=right|5,184||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50616)||2000 EH61|| align=right|14,6|| align=right|2,707|| align=right|0,062|| align=right|3,56|| align=right|4,454||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50617)||2000 EG62|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,186|| align=right|1,50|| align=right|5,308||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50618)||2000 EH62|| align=right|14,7|| align=right|2,622|| align=right|0,097|| align=right|3,13|| align=right|4,245||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50619)||2000 EM62|| align=right|14,3|| align=right|2,927|| align=right|0,059|| align=right|2,29|| align=right|5,006||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50620)||2000 ES62|| align=right|14,9|| align=right|2,685|| align=right|0,065|| align=right|4,33|| align=right|4,398||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50621)||2000 EO63|| align=right|15,0|| align=right|2,766|| align=right|0,091|| align=right|4,66|| align=right|4,600||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50622)||2000 ER63|| align=right|13,9|| align=right|2,638|| align=right|0,179|| align=right|13,58|| align=right|4,283||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50623)||2000 EC65|| align=right|14,3|| align=right|2,873|| align=right|0,102|| align=right|0,87|| align=right|4,870||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50624)||2000 EL65|| align=right|14,6|| align=right|2,861|| align=right|0,026|| align=right|1,51|| align=right|4,838||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50625)||2000 EL66|| align=right|14,3|| align=right|3,205|| align=right|0,159|| align=right|3,00|| align=right|5,738||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50626)||2000 EY67|| align=right|14,8|| align=right|2,474|| align=right|0,107|| align=right|6,13|| align=right|3,890||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50627)||2000 EZ68|| align=right|15,9|| align=right|2,549|| align=right|0,077|| align=right|2,36|| align=right|4,069||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50628)||2000 EA69|| align=right|13,8|| align=right|3,204|| align=right|0,169|| align=right|2,00|| align=right|5,736||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50629)||2000 EG69|| align=right|14,2|| align=right|2,909|| align=right|0,075|| align=right|2,75|| align=right|4,961||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50630)||2000 EK70|| align=right|14,3|| align=right|3,211|| align=right|0,117|| align=right|1,41|| align=right|5,752||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50631)||2000 EL71|| align=right|16,9|| align=right|2,327|| align=right|0,200|| align=right|2,74|| align=right|3,549||MBA||9. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50632)||2000 EO74|| align=right|14,0|| align=right|2,891|| align=right|0,127|| align=right|18,77|| align=right|4,914||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50633)||2000 EA75|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,041|| align=right|2,18|| align=right|4,249||MBA||11. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50634)||2000 EO75|| align=right|14,6|| align=right|2,366|| align=right|0,215|| align=right|23,53|| align=right|3,638||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50635)||2000 EY76|| align=right|16,6|| align=right|2,423|| align=right|0,123|| align=right|7,43|| align=right|3,770||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50636)||2000 EH77|| align=right|14,0|| align=right|2,686|| align=right|0,128|| align=right|11,56|| align=right|4,401||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50637)||2000 EG79|| align=right|15,1|| align=right|2,679|| align=right|0,171|| align=right|7,03|| align=right|4,384||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50638)||2000 EP79|| align=right|14,8|| align=right|2,833|| align=right|0,098|| align=right|2,50|| align=right|4,766||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50639)||2000 EV79|| align=right|13,8|| align=right|3,009|| align=right|0,037|| align=right|11,76|| align=right|5,219||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50640)||2000 EX79|| align=right|15,5|| align=right|2,189|| align=right|0,113|| align=right|4,28|| align=right|3,238||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50641)||2000 EM84|| align=right|13,7|| align=right|2,572|| align=right|0,134|| align=right|5,31|| align=right|4,125||MBA||6. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50642)||2000 EK86|| align=right|14,4|| align=right|2,557|| align=right|0,046|| align=right|3,47|| align=right|4,089||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50643)||2000 EU86|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,167|| align=right|2,58|| align=right|3,619||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50644)||2000 EP87|| align=right|15,6|| align=right|2,413|| align=right|0,153|| align=right|3,26|| align=right|3,748||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50645)||2000 EQ87|| align=right|13,6|| align=right|2,724|| align=right|0,050|| align=right|13,81|| align=right|4,495||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50646)||2000 EA88|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,178|| align=right|9,98|| align=right|4,067||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50647)||2000 EN88|| align=right|13,2|| align=right|3,048|| align=right|0,077|| align=right|8,79|| align=right|5,321||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50648)||2000 EL89|| align=right|14,4|| align=right|2,847|| align=right|0,029|| align=right|3,15|| align=right|4,802||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50649)||2000 EK90|| align=right|13,5|| align=right|2,734|| align=right|0,149|| align=right|8,70|| align=right|4,520||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50650)||2000 EV90|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,057|| align=right|6,66|| align=right|3,647||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50651)||2000 EO91|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,100|| align=right|5,84|| align=right|4,527||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50652)||2000 ER91|| align=right|13,8|| align=right|2,980|| align=right|0,064|| align=right|8,86|| align=right|5,144||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50653)||2000 EV92|| align=right|13,8|| align=right|2,611|| align=right|0,044|| align=right|5,77|| align=right|4,219||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50654)||2000 EH93|| align=right|14,4|| align=right|2,754|| align=right|0,158|| align=right|10,13|| align=right|4,570||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50655)||2000 EL94|| align=right|13,4|| align=right|2,559|| align=right|0,161|| align=right|12,98|| align=right|4,093||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50656)||2000 EM94|| align=right|13,3|| align=right|2,523|| align=right|0,261|| align=right|6,07|| align=right|4,007||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50657)||2000 EN94|| align=right|14,1|| align=right|2,759|| align=right|0,138|| align=right|7,25|| align=right|4,582||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50658)||2000 ES94|| align=right|14,5|| align=right|2,562|| align=right|0,231|| align=right|6,18|| align=right|4,099||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50659)||2000 EW94|| align=right|13,9|| align=right|2,813|| align=right|0,089|| align=right|7,75|| align=right|4,716||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50660)||2000 EJ95|| align=right|13,5|| align=right|2,900|| align=right|0,062|| align=right|10,01|| align=right|4,937||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50661)||2000 EN95|| align=right|14,2|| align=right|3,137|| align=right|0,172|| align=right|10,15|| align=right|5,554||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50662)||2000 EG97|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,120|| align=right|14,05|| align=right|4,216||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50663)||2000 EY102|| align=right|14,4|| align=right|2,660|| align=right|0,024|| align=right|8,36|| align=right|4,339||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50664)||2000 EY103|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,137|| align=right|7,12|| align=right|3,642||MBA||14. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50665)||2000 EK104|| align=right|13,4|| align=right|3,024|| align=right|0,085|| align=right|15,79|| align=right|5,258||MBA||14. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(50666)||2000 EQ104|| align=right|13,8|| align=right|2,448|| align=right|0,126|| align=right|7,01|| align=right|3,829||MBA||13. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50667)||2000 ES104|| align=right|14,2|| align=right|2,280|| align=right|0,107|| align=right|4,35|| align=right|3,441||MBA||13. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50668)||2000 EO105|| align=right|12,7|| align=right|2,988|| align=right|0,053|| align=right|10,86|| align=right|5,164||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50669)||2000 ES105|| align=right|14,7|| align=right|2,394|| align=right|0,170|| align=right|9,65|| align=right|3,703||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50670)||2000 EY105|| align=right|15,3|| align=right|2,409|| align=right|0,067|| align=right|6,95|| align=right|3,739||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50671)||2000 EL107|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,089|| align=right|12,12|| align=right|4,220||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50672)||2000 EN107|| align=right|14,5|| align=right|2,626|| align=right|0,196|| align=right|6,52|| align=right|4,255||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50673)||2000 EQ107|| align=right|14,5|| align=right|2,656|| align=right|0,157|| align=right|5,26|| align=right|4,329||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50674)||2000 ES107|| align=right|14,7|| align=right|2,607|| align=right|0,249|| align=right|2,49|| align=right|4,210||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50675)||2000 ED108|| align=right|15,2|| align=right|2,301|| align=right|0,221|| align=right|6,01|| align=right|3,490||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50676)||2000 EQ108|| align=right|13,7|| align=right|2,982|| align=right|0,019|| align=right|9,68|| align=right|5,148||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50677)||2000 ED109|| align=right|13,8|| align=right|3,059|| align=right|0,050|| align=right|11,73|| align=right|5,348||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50678)||2000 EQ109|| align=right|14,4|| align=right|2,753|| align=right|0,092|| align=right|10,19|| align=right|4,567||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50679)||2000 EZ109|| align=right|14,7|| align=right|2,584|| align=right|0,034|| align=right|3,82|| align=right|4,153||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50680)||2000 EQ110|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,147|| align=right|11,91|| align=right|4,415||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50681)||2000 EG111|| align=right|13,7|| align=right|2,771|| align=right|0,166|| align=right|9,17|| align=right|4,612||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50682)||2000 EJ111|| align=right|13,2|| align=right|3,114|| align=right|0,113|| align=right|18,40|| align=right|5,494||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50683)||2000 EN111|| align=right|13,7|| align=right|2,607|| align=right|0,060|| align=right|14,45|| align=right|4,207||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50684)||2000 ER111|| align=right|12,7|| align=right|2,781|| align=right|0,149|| align=right|18,37|| align=right|4,637||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50685)||2000 EV113|| align=right|13,8|| align=right|3,056|| align=right|0,029|| align=right|10,03|| align=right|5,340||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50686)||2000 EZ113|| align=right|13,6|| align=right|2,445|| align=right|0,126|| align=right|3,31|| align=right|3,822||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50687)||2000 EC117|| align=right|13,8|| align=right|2,571|| align=right|0,128|| align=right|22,68|| align=right|4,121||MBA||10. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50688)||2000 EX118|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,085|| align=right|11,12|| align=right|4,360||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50689)||2000 EJ119|| align=right|14,1|| align=right|2,678|| align=right|0,121|| align=right|14,59|| align=right|4,382||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50690)||2000 ER119|| align=right|14,5|| align=right|2,592|| align=right|0,174|| align=right|16,09|| align=right|4,173||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50691)||2000 ET122|| align=right|15,6|| align=right|2,788|| align=right|0,184|| align=right|1,51|| align=right|4,655||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50692)||2000 EB124|| align=right|14,4|| align=right|3,005|| align=right|0,024|| align=right|11,34|| align=right|5,208||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50693)||2000 EF124|| align=right|15,0|| align=right|3,076|| align=right|0,189|| align=right|2,42|| align=right|5,393||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50694)||2000 EM124|| align=right|14,2|| align=right|2,678|| align=right|0,166|| align=right|6,51|| align=right|4,382||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50695)||2000 EU126|| align=right|14,3|| align=right|2,743|| align=right|0,105|| align=right|3,62|| align=right|4,542||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50696)||2000 EX127|| align=right|13,9|| align=right|3,128|| align=right|0,109|| align=right|11,45|| align=right|5,532||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50697)||2000 EL128|| align=right|15,9|| align=right|2,454|| align=right|0,141|| align=right|3,19|| align=right|3,843||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50698)||2000 EY128|| align=right|13,9|| align=right|2,993|| align=right|0,058|| align=right|11,07|| align=right|5,178||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50699)||2000 EC129|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,071|| align=right|3,65|| align=right|4,557||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50700)||2000 EM129|| align=right|16,0|| align=right|2,408|| align=right|0,126|| align=right|3,63|| align=right|3,736||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50701)||2000 EU129|| align=right|13,8|| align=right|3,029|| align=right|0,080|| align=right|10,65|| align=right|5,271||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50702)||2000 EU130|| align=right|13,0|| align=right|2,890|| align=right|0,071|| align=right|3,11|| align=right|4,913||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50703)||2000 EE131|| align=right|13,7|| align=right|3,190|| align=right|0,163|| align=right|2,43|| align=right|5,698||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50704)||2000 EK132|| align=right|14,6|| align=right|2,367|| align=right|0,128|| align=right|6,84|| align=right|3,640||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50705)||2000 ER132|| align=right|14,3|| align=right|2,793|| align=right|0,089|| align=right|4,53|| align=right|4,666||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50706)||2000 EX132|| align=right|14,7|| align=right|2,471|| align=right|0,169|| align=right|7,65|| align=right|3,885||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50707)||2000 EC133|| align=right|16,2|| align=right|2,330|| align=right|0,176|| align=right|4,63|| align=right|3,556||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50708)||2000 EF133|| align=right|15,7|| align=right|2,563|| align=right|0,185|| align=right|5,52|| align=right|4,102||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50709)||2000 EK133|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,159|| align=right|1,18|| align=right|3,766||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50710)||2000 EQ133|| align=right|14,2|| align=right|3,017|| align=right|0,087|| align=right|10,85|| align=right|5,241||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50711)||2000 ER134|| align=right|14,6|| align=right|2,573|| align=right|0,226|| align=right|3,63|| align=right|4,127||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50712)||2000 EV134|| align=right|14,4|| align=right|2,866|| align=right|0,068|| align=right|12,27|| align=right|4,851||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50713)||2000 EZ135|| align=right|14,1|| align=right|2,369|| align=right|0,244|| align=right|26,11|| align=right|3,645||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50714)||2000 ER136|| align=right|15,7|| align=right|2,558|| align=right|0,207|| align=right|5,61|| align=right|4,091||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50715)||2000 EV136|| align=right|14,8|| align=right|2,866|| align=right|0,040|| align=right|3,19|| align=right|4,851||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50716)||2000 ED137|| align=right|14,3|| align=right|3,092|| align=right|0,176|| align=right|5,79|| align=right|5,437||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50717)||2000 EN138|| align=right|13,3|| align=right|2,787|| align=right|0,159|| align=right|15,28|| align=right|4,652||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50718)||2000 ED139|| align=right|14,2|| align=right|2,624|| align=right|0,117|| align=right|14,15|| align=right|4,249||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50719)||2000 EG140|| align=right|14,1|| align=right|2,584|| align=right|0,134|| align=right|14,29|| align=right|4,154||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50720)||2000 EM140|| align=right|15,5|| align=right|2,671|| align=right|0,106|| align=right|1,24|| align=right|4,363||MBA||2. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50721)||2000 EU141|| align=right|14,3|| align=right|2,488|| align=right|0,158|| align=right|9,51|| align=right|3,925||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50722)||2000 EW141|| align=right|13,1|| align=right|3,014|| align=right|0,102|| align=right|12,03|| align=right|5,231||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50723)||2000 EG143|| align=right|15,3|| align=right|2,544|| align=right|0,120|| align=right|11,75|| align=right|4,058||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50724)||2000 EK145|| align=right|15,1|| align=right|2,572|| align=right|0,197|| align=right|4,65|| align=right|4,124||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50725)||2000 EH146|| align=right|14,7|| align=right|2,614|| align=right|0,099|| align=right|15,09|| align=right|4,226||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50726)||2000 EH147|| align=right|14,5|| align=right|2,760|| align=right|0,036|| align=right|3,39|| align=right|4,584||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50727)||2000 EO147|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,058|| align=right|10,73|| align=right|5,388||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50728)||2000 ED148|| align=right|14,3|| align=right|2,991|| align=right|0,092|| align=right|2,81|| align=right|5,172||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50729)||2000 ET148|| align=right|14,9|| align=right|2,413|| align=right|0,145|| align=right|1,30|| align=right|3,748||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50730)||2000 EZ149|| align=right|13,7|| align=right|2,632|| align=right|0,194|| align=right|14,11|| align=right|4,270||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50731)||2000 EA150|| align=right|13,4|| align=right|2,695|| align=right|0,102|| align=right|13,31|| align=right|4,424||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50732)||2000 EJ151|| align=right|14,6|| align=right|2,572|| align=right|0,120|| align=right|14,33|| align=right|4,123||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50733)||2000 EV152|| align=right|15,5|| align=right|2,177|| align=right|0,132|| align=right|3,30|| align=right|3,213||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50734)||2000 EP153|| align=right|14,2|| align=right|2,594|| align=right|0,131|| align=right|14,69|| align=right|4,177||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50735)||2000 ER153|| align=right|15,8|| align=right|2,744|| align=right|0,044|| align=right|4,28|| align=right|4,546||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50736)||2000 EA154|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,184|| align=right|8,29|| align=right|4,123||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50737)||2000 EB154|| align=right|13,4|| align=right|3,140|| align=right|0,116|| align=right|13,94|| align=right|5,563||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(50738)||2000 EA155|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,113|| align=right|8,09|| align=right|4,534||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50739)||2000 EY156|| align=right|13,7|| align=right|2,559|| align=right|0,229|| align=right|14,42|| align=right|4,093||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50740)||2000 EO157|| align=right|13,5|| align=right|3,182|| align=right|0,164|| align=right|18,85|| align=right|5,676||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50741)||2000 EW157|| align=right|16,2|| align=right|2,344|| align=right|0,187|| align=right|4,72|| align=right|3,587||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50742)||2000 EZ158|| align=right|13,7|| align=right|2,588|| align=right|0,100|| align=right|13,06|| align=right|4,163||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50743)||2000 EL163|| align=right|14,7|| align=right|2,701|| align=right|0,102|| align=right|1,86|| align=right|4,438||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50744)||2000 EL164|| align=right|14,9|| align=right|2,795|| align=right|0,231|| align=right|8,19|| align=right|4,673||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50745)||2000 ET165|| align=right|14,1|| align=right|2,917|| align=right|0,039|| align=right|2,07|| align=right|4,982||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50746)||2000 EJ170|| align=right|12,8|| align=right|2,986|| align=right|0,091|| align=right|10,72|| align=right|5,160||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50747)||2000 EL170|| align=right|14,0|| align=right|3,142|| align=right|0,130|| align=right|10,85|| align=right|5,568||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50748)||2000 ED171|| align=right|14,4|| align=right|2,625|| align=right|0,155|| align=right|14,26|| align=right|4,253||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50749)||2000 EL171|| align=right|13,3|| align=right|3,080|| align=right|0,077|| align=right|10,85|| align=right|5,406||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50750)||2000 EU171|| align=right|13,7|| align=right|2,615|| align=right|0,217|| align=right|13,07|| align=right|4,229||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50751)||2000 EL173|| align=right|14,6|| align=right|2,555|| align=right|0,120|| align=right|15,60|| align=right|4,082||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50752)||2000 EA174|| align=right|13,5|| align=right|2,669|| align=right|0,096|| align=right|16,35|| align=right|4,360||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50753)||2000 EO177|| align=right|14,1|| align=right|2,701|| align=right|0,146|| align=right|12,11|| align=right|4,438||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50754)||2000 EW178|| align=right|13,7|| align=right|2,638|| align=right|0,135|| align=right|15,63|| align=right|4,284||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50755)||2000 EQ181|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,145|| align=right|9,58|| align=right|3,593||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50756)||2000 ET181|| align=right|13,8|| align=right|2,677|| align=right|0,193|| align=right|15,90|| align=right|4,380||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50757)||2000 EA183|| align=right|13,8|| align=right|2,968|| align=right|0,092|| align=right|10,14|| align=right|5,113||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50758)||2000 EB183|| align=right|12,5|| align=right|3,114|| align=right|0,192|| align=right|18,85|| align=right|5,494||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50759)||2000 EF183|| align=right|13,8|| align=right|2,641|| align=right|0,157|| align=right|16,78|| align=right|4,291||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50760)||2000 ER183|| align=right|15,0|| align=right|2,701|| align=right|0,160|| align=right|2,94|| align=right|4,439||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50761)||2000 EZ183|| align=right|14,2|| align=right|2,803|| align=right|0,087|| align=right|8,80|| align=right|4,692||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50762)||2000 EY184|| align=right|14,5|| align=right|2,749|| align=right|0,079|| align=right|13,46|| align=right|4,557||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50763)||2000 EV185|| align=right|16,2|| align=right|2,659|| align=right|0,080|| align=right|0,71|| align=right|4,335||MBA||1. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50764)||2000 EZ185|| align=right|16,7|| align=right|2,397|| align=right|0,230|| align=right|0,50|| align=right|3,710||MBA||1. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50765)||2000 FM|| align=right|13,9|| align=right|2,720|| align=right|0,070|| align=right|8,92|| align=right|4,485||MBA||25. března 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50766)||2000 FA2|| align=right|15,2|| align=right|2,965|| align=right|0,082|| align=right|1,45|| align=right|5,104||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50767)||2000 FV2|| align=right|15,0|| align=right|2,795|| align=right|0,089|| align=right|7,15|| align=right|4,671||MBA||27. března 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(50768)||2000 FW2|| align=right|13,5|| align=right|2,641|| align=right|0,075|| align=right|12,65|| align=right|4,291||MBA||27. března 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(50769)||2000 FH3|| align=right|13,8|| align=right|2,662|| align=right|0,143|| align=right|12,60|| align=right|4,344||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50770)||2000 FE5|| align=right|13,8|| align=right|2,654|| align=right|0,145|| align=right|10,78|| align=right|4,324||MBA||29. března 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50771)||2000 FH5|| align=right|14,2|| align=right|2,736|| align=right|0,231|| align=right|9,57|| align=right|4,525||MBA||29. března 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50772)||2000 FQ8|| align=right|15,1|| align=right|2,894|| align=right|0,023|| align=right|2,45|| align=right|4,923||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(50773)||2000 FG12|| align=right|14,2|| align=right|2,549|| align=right|0,108|| align=right|13,26|| align=right|4,069||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50774)||2000 FK12|| align=right|14,4|| align=right|2,236|| align=right|0,138|| align=right|10,12|| align=right|3,343||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50775)||2000 FQ12|| align=right|14,0|| align=right|3,060|| align=right|0,050|| align=right|11,25|| align=right|5,351||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50776)||2000 FS12|| align=right|14,1|| align=right|2,651|| align=right|0,179|| align=right|12,97|| align=right|4,317||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50777)||2000 FL13|| align=right|13,5|| align=right|2,643|| align=right|0,071|| align=right|15,11|| align=right|4,296||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50778)||2000 FZ15|| align=right|14,7|| align=right|2,704|| align=right|0,057|| align=right|13,68|| align=right|4,445||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50779)||2000 FA16|| align=right|14,4|| align=right|2,732|| align=right|0,057|| align=right|6,32|| align=right|4,516||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50780)||2000 FE16|| align=right|14,0|| align=right|2,967|| align=right|0,007|| align=right|10,31|| align=right|5,109||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50781)||2000 FO16|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,047|| align=right|5,91|| align=right|4,638||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50782)||2000 FU16|| align=right|15,4|| align=right|2,360|| align=right|0,205|| align=right|8,48|| align=right|3,625||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50783)||2000 FE17|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,090|| align=right|9,72|| align=right|4,275||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50784)||2000 FF17|| align=right|14,0|| align=right|3,140|| align=right|0,037|| align=right|12,29|| align=right|5,562||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50785)||2000 FS18|| align=right|14,3|| align=right|2,650|| align=right|0,182|| align=right|11,78|| align=right|4,312||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50786)||2000 FY19|| align=right|13,0|| align=right|3,048|| align=right|0,085|| align=right|11,90|| align=right|5,321||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50787)||2000 FP20|| align=right|15,5|| align=right|2,392|| align=right|0,136|| align=right|5,68|| align=right|3,699||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50788)||2000 FB21|| align=right|14,1|| align=right|2,749|| align=right|0,072|| align=right|12,05|| align=right|4,558||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50789)||2000 FJ21|| align=right|14,2|| align=right|2,620|| align=right|0,109|| align=right|14,90|| align=right|4,239||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50790)||2000 FZ21|| align=right|13,7|| align=right|3,109|| align=right|0,079|| align=right|10,02|| align=right|5,482||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50791)||2000 FY22|| align=right|14,1|| align=right|2,581|| align=right|0,156|| align=right|12,79|| align=right|4,146||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50792)||2000 FZ22|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,018|| align=right|15,80|| align=right|4,137||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50793)||2000 FF23|| align=right|14,1|| align=right|2,756|| align=right|0,106|| align=right|10,03|| align=right|4,575||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50794)||2000 FH24|| align=right|14,5|| align=right|2,692|| align=right|0,053|| align=right|14,62|| align=right|4,417||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50795)||2000 FW24|| align=right|14,4|| align=right|2,674|| align=right|0,097|| align=right|13,64|| align=right|4,372||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50796)||2000 FS25|| align=right|13,4|| align=right|3,158|| align=right|0,021|| align=right|4,29|| align=right|5,612||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50797)||2000 FH26|| align=right|14,3|| align=right|2,846|| align=right|0,038|| align=right|2,93|| align=right|4,800||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50798)||2000 FL26|| align=right|13,6|| align=right|3,195|| align=right|0,103|| align=right|12,32|| align=right|5,710||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50799)||2000 FQ26|| align=right|14,5|| align=right|2,726|| align=right|0,045|| align=right|1,79|| align=right|4,501||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50800)||2000 FU26|| align=right|14,1|| align=right|3,033|| align=right|0,229|| align=right|6,18|| align=right|5,282||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50801)||2000 FA27|| align=right|14,0|| align=right|2,992|| align=right|0,104|| align=right|10,99|| align=right|5,176||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50802)||2000 FH27|| align=right|14,6|| align=right|2,910|| align=right|0,109|| align=right|1,07|| align=right|4,963||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50803)||2000 FP27|| align=right|14,5|| align=right|2,548|| align=right|0,156|| align=right|13,31|| align=right|4,066||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50804)||2000 FC28|| align=right|13,9|| align=right|2,733|| align=right|0,076|| align=right|1,56|| align=right|4,517||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50805)||2000 FF28|| align=right|15,0|| align=right|3,079|| align=right|0,077|| align=right|1,24|| align=right|5,402||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50806)||2000 FH28|| align=right|13,4|| align=right|2,940|| align=right|0,083|| align=right|12,11|| align=right|5,040||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50807)||2000 FJ28|| align=right|13,7|| align=right|3,182|| align=right|0,082|| align=right|4,51|| align=right|5,675||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50808)||2000 FK28|| align=right|14,8|| align=right|2,398|| align=right|0,236|| align=right|5,07|| align=right|3,712||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50809)||2000 FF29|| align=right|13,3|| align=right|3,089|| align=right|0,146|| align=right|4,33|| align=right|5,429||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50810)||2000 FL29|| align=right|14,2|| align=right|2,793|| align=right|0,084|| align=right|3,95|| align=right|4,668||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50811)||2000 FZ29|| align=right|14,7|| align=right|2,872|| align=right|0,061|| align=right|2,23|| align=right|4,865||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50812)||2000 FC30|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,208|| align=right|7,87|| align=right|3,780||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50813)||2000 FJ30|| align=right|14,8|| align=right|2,803|| align=right|0,047|| align=right|4,13|| align=right|4,692||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50814)||2000 FO30|| align=right|15,0|| align=right|2,690|| align=right|0,191|| align=right|4,27|| align=right|4,410||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50815)||2000 FC31|| align=right|15,1|| align=right|2,568|| align=right|0,200|| align=right|8,55|| align=right|4,115||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50816)||2000 FU31|| align=right|13,7|| align=right|2,586|| align=right|0,198|| align=right|14,09|| align=right|4,159||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50817)||2000 FB32|| align=right|14,3|| align=right|2,696|| align=right|0,200|| align=right|14,22|| align=right|4,427||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50818)||2000 FV32|| align=right|15,3|| align=right|2,452|| align=right|0,112|| align=right|6,75|| align=right|3,839||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50819)||2000 FW32|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,045|| align=right|15,36|| align=right|4,182||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50820)||2000 FV33|| align=right|13,7|| align=right|2,939|| align=right|0,041|| align=right|3,42|| align=right|5,039||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50821)||2000 FC34|| align=right|15,6|| align=right|2,654|| align=right|0,137|| align=right|3,61|| align=right|4,322||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50822)||2000 FH35|| align=right|14,3|| align=right|2,802|| align=right|0,077|| align=right|3,81|| align=right|4,690||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50823)||2000 FL35|| align=right|14,0|| align=right|3,149|| align=right|0,143|| align=right|6,37|| align=right|5,587||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50824)||2000 FU35|| align=right|14,7|| align=right|2,744|| align=right|0,068|| align=right|6,03|| align=right|4,544||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50825)||2000 FD37|| align=right|14,8|| align=right|2,752|| align=right|0,070|| align=right|4,37|| align=right|4,564||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50826)||2000 FE37|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,180|| align=right|4,03|| align=right|4,492||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50827)||2000 FN37|| align=right|14,0|| align=right|3,007|| align=right|0,082|| align=right|10,57|| align=right|5,214||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50828)||2000 FR37|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,135|| align=right|7,79|| align=right|4,042||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50829)||2000 FV37|| align=right|13,8|| align=right|2,594|| align=right|0,101|| align=right|14,62|| align=right|4,177||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50830)||2000 FF38|| align=right|14,7|| align=right|2,714|| align=right|0,023|| align=right|5,64|| align=right|4,471||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50831)||2000 FQ38|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,036|| align=right|4,54|| align=right|4,329||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50832)||2000 FH39|| align=right|14,3|| align=right|2,952|| align=right|0,030|| align=right|3,16|| align=right|5,072||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50833)||2000 FE40|| align=right|14,3|| align=right|2,770|| align=right|0,058|| align=right|6,95|| align=right|4,610||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50834)||2000 FV40|| align=right|13,9|| align=right|2,988|| align=right|0,061|| align=right|8,24|| align=right|5,163||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50835)||2000 FX40|| align=right|13,7|| align=right|2,670|| align=right|0,167|| align=right|13,79|| align=right|4,361||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50836)||2000 FG41|| align=right|14,7|| align=right|2,797|| align=right|0,017|| align=right|5,02|| align=right|4,677||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50837)||2000 FG42|| align=right|13,6|| align=right|3,084|| align=right|0,077|| align=right|9,13|| align=right|5,415||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50838)||2000 FQ42|| align=right|14,4|| align=right|2,703|| align=right|0,067|| align=right|3,62|| align=right|4,444||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50839)||2000 FJ43|| align=right|14,3|| align=right|2,933|| align=right|0,040|| align=right|12,46|| align=right|5,023||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50840)||2000 FQ43|| align=right|14,0|| align=right|2,946|| align=right|0,127|| align=right|15,10|| align=right|5,055||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50841)||2000 FG44|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,168|| align=right|13,58|| align=right|4,137||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50842)||2000 FL44|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,124|| align=right|12,90|| align=right|4,245||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50843)||2000 FS44|| align=right|14,0|| align=right|2,768|| align=right|0,127|| align=right|13,66|| align=right|4,605||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50844)||2000 FU44|| align=right|13,0|| align=right|2,974|| align=right|0,127|| align=right|11,65|| align=right|5,128||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50845)||2000 FL45|| align=right|13,5|| align=right|3,112|| align=right|0,080|| align=right|7,13|| align=right|5,489||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50846)||2000 FX45|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,048|| align=right|10,17|| align=right|4,076||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50847)||2000 FG46|| align=right|13,5|| align=right|3,055|| align=right|0,132|| align=right|10,13|| align=right|5,338||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50848)||2000 FM46|| align=right|14,4|| align=right|2,745|| align=right|0,127|| align=right|10,14|| align=right|4,547||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50849)||2000 FV46|| align=right|14,4|| align=right|2,533|| align=right|0,234|| align=right|10,67|| align=right|4,030||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50850)||2000 FX46|| align=right|13,3|| align=right|3,063|| align=right|0,120|| align=right|10,59|| align=right|5,359||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50851)||2000 FR47|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,178|| align=right|11,77|| align=right|3,568||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50852)||2000 FZ47|| align=right|13,5|| align=right|3,043|| align=right|0,054|| align=right|11,96|| align=right|5,308||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50853)||2000 FC50|| align=right|14,2|| align=right|2,638|| align=right|0,097|| align=right|12,22|| align=right|4,283||MBA||31. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50854)||2000 FD50|| align=right|13,3|| align=right|2,694|| align=right|0,140|| align=right|12,16|| align=right|4,422||MBA||31. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50855)||2000 FK55|| align=right|14,7|| align=right|2,618|| align=right|0,180|| align=right|10,08|| align=right|4,236||MBA||30. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(50856)||2000 FZ61|| align=right|14,3|| align=right|2,622|| align=right|0,135|| align=right|24,00|| align=right|4,246||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50857)||2000 FP62|| align=right|14,0|| align=right|2,932|| align=right|0,113|| align=right|3,04|| align=right|5,021||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50858)||2000 FC64|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,140|| align=right|2,58|| align=right|4,493||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50859)||2000 FR64|| align=right|13,9|| align=right|3,170|| align=right|0,056|| align=right|8,45|| align=right|5,642||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50860)||2000 FD65|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,188|| align=right|13,74|| align=right|4,274||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50861)||2000 FO69|| align=right|14,4|| align=right|2,739|| align=right|0,084|| align=right|4,90|| align=right|4,532||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50862)||2000 FX73|| align=right|12,9|| align=right|2,648|| align=right|0,099|| align=right|30,53|| align=right|4,309||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50863)||2000 GN1|| align=right|14,3|| align=right|2,673|| align=right|0,099|| align=right|14,17|| align=right|4,370||MBA||4. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(50864)||2000 GM2|| align=right|12,6|| align=right|3,019|| align=right|0,038|| align=right|10,92|| align=right|5,244||MBA||5. dubna 2000||High Point||D. K. Chesney
|-
|(50865)||2000 GU2|| align=right|14,1|| align=right|2,450|| align=right|0,058|| align=right|6,88|| align=right|3,835||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50866)||2000 GX3|| align=right|13,5|| align=right|2,577|| align=right|0,137|| align=right|13,36|| align=right|4,136||MBA||1. dubna 2000||Colleverde||Colleverde
|-
|(50867)||2000 GM4|| align=right|15,4|| align=right|2,286|| align=right|0,279|| align=right|22,35|| align=right|3,456||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50868)||2000 GC6|| align=right|13,9|| align=right|2,909|| align=right|0,050|| align=right|1,79|| align=right|4,960||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50869)||2000 GJ8|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,157|| align=right|1,16|| align=right|3,782||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50870)||2000 GQ8|| align=right|15,8|| align=right|2,444|| align=right|0,162|| align=right|2,52|| align=right|3,819||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50871)||2000 GX9|| align=right|14,6|| align=right|2,927|| align=right|0,105|| align=right|0,84|| align=right|5,007||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50872)||2000 GT10|| align=right|14,3|| align=right|2,411|| align=right|0,163|| align=right|1,72|| align=right|3,743||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50873)||2000 GQ13|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,135|| align=right|8,81|| align=right|4,142||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50874)||2000 GE23|| align=right|14,8|| align=right|2,607|| align=right|0,248|| align=right|5,33|| align=right|4,209||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50875)||2000 GG24|| align=right|15,8|| align=right|2,665|| align=right|0,098|| align=right|2,51|| align=right|4,350||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50876)||2000 GV24|| align=right|15,3|| align=right|2,639|| align=right|0,029|| align=right|14,26|| align=right|4,287||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50877)||2000 GF29|| align=right|13,9|| align=right|2,956|| align=right|0,056|| align=right|1,16|| align=right|5,081||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50878)||2000 GC31|| align=right|14,3|| align=right|2,956|| align=right|0,071|| align=right|2,12|| align=right|5,081||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50879)||2000 GT32|| align=right|14,6|| align=right|2,791|| align=right|0,064|| align=right|3,84|| align=right|4,662||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50880)||2000 GC33|| align=right|15,0|| align=right|2,896|| align=right|0,070|| align=right|9,13|| align=right|4,927||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50881)||2000 GF33|| align=right|14,2|| align=right|2,715|| align=right|0,058|| align=right|5,98|| align=right|4,474||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50882)||2000 GW35|| align=right|14,5|| align=right|2,739|| align=right|0,065|| align=right|1,55|| align=right|4,533||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50883)||2000 GD36|| align=right|14,5|| align=right|2,557|| align=right|0,160|| align=right|7,20|| align=right|4,088||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50884)||2000 GZ37|| align=right|14,7|| align=right|2,989|| align=right|0,067|| align=right|9,80|| align=right|5,167||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50885)||2000 GD39|| align=right|15,8|| align=right|2,590|| align=right|0,088|| align=right|2,24|| align=right|4,168||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50886)||2000 GW39|| align=right|14,9|| align=right|2,967|| align=right|0,127|| align=right|0,83|| align=right|5,110||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50887)||2000 GD40|| align=right|14,7|| align=right|2,682|| align=right|0,064|| align=right|21,47|| align=right|4,391||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50888)||2000 GN40|| align=right|15,6|| align=right|2,371|| align=right|0,153|| align=right|2,63|| align=right|3,651||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50889)||2000 GO40|| align=right|14,9|| align=right|2,919|| align=right|0,079|| align=right|1,21|| align=right|4,986||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50890)||2000 GS40|| align=right|14,5|| align=right|2,687|| align=right|0,047|| align=right|13,52|| align=right|4,404||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50891)||2000 GH41|| align=right|14,8|| align=right|2,912|| align=right|0,047|| align=right|1,12|| align=right|4,967||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50892)||2000 GO41|| align=right|15,2|| align=right|3,016|| align=right|0,076|| align=right|2,73|| align=right|5,236||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50893)||2000 GX41|| align=right|14,9|| align=right|2,978|| align=right|0,115|| align=right|10,12|| align=right|5,138||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50894)||2000 GA42|| align=right|14,4|| align=right|2,936|| align=right|0,060|| align=right|0,90|| align=right|5,031||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50895)||2000 GH42|| align=right|14,0|| align=right|2,552|| align=right|0,142|| align=right|5,71|| align=right|4,076||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50896)||2000 GS43|| align=right|14,5|| align=right|2,905|| align=right|0,036|| align=right|1,58|| align=right|4,951||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50897)||2000 GA44|| align=right|14,5|| align=right|2,603|| align=right|0,205|| align=right|15,89|| align=right|4,200||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50898)||2000 GF47|| align=right|14,2|| align=right|2,951|| align=right|0,027|| align=right|0,90|| align=right|5,069||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50899)||2000 GM47|| align=right|14,2|| align=right|2,763|| align=right|0,031|| align=right|1,26|| align=right|4,592||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50900)||2000 GK48|| align=right|15,1|| align=right|2,984|| align=right|0,071|| align=right|0,66|| align=right|5,153||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50901)||2000 GR48|| align=right|14,7|| align=right|3,104|| align=right|0,039|| align=right|11,62|| align=right|5,467||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50902)||2000 GJ49|| align=right|14,4|| align=right|3,089|| align=right|0,053|| align=right|3,13|| align=right|5,428||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50903)||2000 GM50|| align=right|15,1|| align=right|2,728|| align=right|0,056|| align=right|2,68|| align=right|4,505||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50904)||2000 GK51|| align=right|14,8|| align=right|3,147|| align=right|0,161|| align=right|2,18|| align=right|5,583||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50905)||2000 GL51|| align=right|15,0|| align=right|2,990|| align=right|0,135|| align=right|3,05|| align=right|5,171||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50906)||2000 GX51|| align=right|14,0|| align=right|3,097|| align=right|0,164|| align=right|14,55|| align=right|5,449||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50907)||2000 GB52|| align=right|15,1|| align=right|2,345|| align=right|0,164|| align=right|5,33|| align=right|3,590||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50908)||2000 GE53|| align=right|14,1|| align=right|2,741|| align=right|0,214|| align=right|8,01|| align=right|4,537||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50909)||2000 GG53|| align=right|14,2|| align=right|3,087|| align=right|0,081|| align=right|0,60|| align=right|5,423||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50910)||2000 GX53|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,127|| align=right|10,82|| align=right|4,105||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50911)||2000 GC54|| align=right|15,8|| align=right|2,530|| align=right|0,080|| align=right|3,96|| align=right|4,023||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50912)||2000 GX54|| align=right|14,8|| align=right|2,755|| align=right|0,144|| align=right|5,07|| align=right|4,572||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50913)||2000 GD56|| align=right|15,5|| align=right|2,713|| align=right|0,034|| align=right|2,40|| align=right|4,467||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50914)||2000 GE56|| align=right|14,0|| align=right|3,098|| align=right|0,019|| align=right|16,03|| align=right|5,452||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50915)||2000 GG56|| align=right|13,8|| align=right|2,927|| align=right|0,070|| align=right|2,77|| align=right|5,006||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50916)||2000 GK56|| align=right|14,6|| align=right|2,902|| align=right|0,011|| align=right|2,12|| align=right|4,944||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50917)||2000 GG57|| align=right|15,0|| align=right|2,609|| align=right|0,097|| align=right|1,30|| align=right|4,214||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50918)||2000 GQ57|| align=right|15,2|| align=right|3,112|| align=right|0,110|| align=right|10,40|| align=right|5,489||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50919)||2000 GX57|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,052|| align=right|9,70|| align=right|5,110||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50920)||2000 GT58|| align=right|14,8|| align=right|2,963|| align=right|0,096|| align=right|11,34|| align=right|5,100||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50921)||2000 GZ58|| align=right|15,8|| align=right|2,751|| align=right|0,159|| align=right|14,66|| align=right|4,561||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50922)||2000 GM59|| align=right|14,0|| align=right|2,930|| align=right|0,044|| align=right|2,74|| align=right|5,014||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50923)||2000 GQ60|| align=right|14,3|| align=right|2,765|| align=right|0,106|| align=right|6,02|| align=right|4,598||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50924)||2000 GC61|| align=right|14,6|| align=right|2,915|| align=right|0,034|| align=right|2,64|| align=right|4,976||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50925)||2000 GW64|| align=right|13,6|| align=right|2,619|| align=right|0,113|| align=right|13,89|| align=right|4,238||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50926)||2000 GF65|| align=right|13,8|| align=right|2,548|| align=right|0,190|| align=right|6,24|| align=right|4,065||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50927)||2000 GZ65|| align=right|13,8|| align=right|2,732|| align=right|0,014|| align=right|13,19|| align=right|4,514||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50928)||2000 GT66|| align=right|14,9|| align=right|2,727|| align=right|0,121|| align=right|8,98|| align=right|4,502||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50929)||2000 GU66|| align=right|14,7|| align=right|2,669|| align=right|0,183|| align=right|2,17|| align=right|4,359||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50930)||2000 GW66|| align=right|14,6|| align=right|3,035|| align=right|0,027|| align=right|8,94|| align=right|5,287||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50931)||2000 GT67|| align=right|14,2|| align=right|3,210|| align=right|0,096|| align=right|5,67|| align=right|5,749||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50932)||2000 GE68|| align=right|14,4|| align=right|2,597|| align=right|0,148|| align=right|13,57|| align=right|4,185||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50933)||2000 GR68|| align=right|13,6|| align=right|3,145|| align=right|0,216|| align=right|14,28|| align=right|5,576||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50934)||2000 GW68|| align=right|14,3|| align=right|2,736|| align=right|0,013|| align=right|5,87|| align=right|4,525||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50935)||2000 GX68|| align=right|14,6|| align=right|3,087|| align=right|0,119|| align=right|2,21|| align=right|5,424||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50936)||2000 GD69|| align=right|15,4|| align=right|3,011|| align=right|0,037|| align=right|1,20|| align=right|5,224||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50937)||2000 GP69|| align=right|13,9|| align=right|3,009|| align=right|0,091|| align=right|4,21|| align=right|5,220||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50938)||2000 GR69|| align=right|14,2|| align=right|2,729|| align=right|0,052|| align=right|4,66|| align=right|4,508||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50939)||2000 GE70|| align=right|14,0|| align=right|2,762|| align=right|0,154|| align=right|3,94|| align=right|4,588||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50940)||2000 GF70|| align=right|13,7|| align=right|3,191|| align=right|0,074|| align=right|16,77|| align=right|5,700||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50941)||2000 GL71|| align=right|15,3|| align=right|2,739|| align=right|0,216|| align=right|3,02|| align=right|4,533||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50942)||2000 GR71|| align=right|13,3|| align=right|3,338|| align=right|0,093|| align=right|2,14|| align=right|6,098||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50943)||2000 GW71|| align=right|14,6|| align=right|2,646|| align=right|0,065|| align=right|11,66|| align=right|4,303||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50944)||2000 GA72|| align=right|14,6|| align=right|2,698|| align=right|0,160|| align=right|7,96|| align=right|4,430||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50945)||2000 GJ72|| align=right|13,7|| align=right|3,120|| align=right|0,111|| align=right|12,62|| align=right|5,511||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50946)||2000 GM75|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,068|| align=right|10,27|| align=right|5,129||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50947)||2000 GN75|| align=right|14,2|| align=right|3,069|| align=right|0,112|| align=right|4,14|| align=right|5,375||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50948)||2000 GX75|| align=right|15,5|| align=right|2,633|| align=right|0,110|| align=right|13,46|| align=right|4,272||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50949)||2000 GC77|| align=right|14,3|| align=right|3,055|| align=right|0,135|| align=right|5,53|| align=right|5,340||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50950)||2000 GZ77|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,065|| align=right|9,56|| align=right|5,109||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50951)||2000 GE78|| align=right|14,8|| align=right|2,997|| align=right|0,104|| align=right|10,16|| align=right|5,188||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50952)||2000 GO78|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,102|| align=right|10,72|| align=right|5,419||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50953)||2000 GA79|| align=right|13,8|| align=right|3,253|| align=right|0,127|| align=right|2,74|| align=right|5,866||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50954)||2000 GH79|| align=right|14,9|| align=right|2,753|| align=right|0,177|| align=right|13,41|| align=right|4,567||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50955)||2000 GJ79|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,160|| align=right|7,88|| align=right|4,124||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50956)||2000 GO80|| align=right|14,5|| align=right|2,771|| align=right|0,182|| align=right|6,65|| align=right|4,612||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50957)||2000 GR80|| align=right|13,7|| align=right|2,741|| align=right|0,222|| align=right|8,21|| align=right|4,537||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50958)||2000 GB81|| align=right|15,3|| align=right|2,789|| align=right|0,091|| align=right|2,85|| align=right|4,656||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50959)||2000 GK81|| align=right|13,8|| align=right|3,160|| align=right|0,152|| align=right|2,64|| align=right|5,617||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50960)||2000 GN82|| align=right|13,3|| align=right|3,020|| align=right|0,103|| align=right|11,12|| align=right|5,246||MBA||9. dubna 2000||Kleť||Klet
|-
|(50961)||2000 GD83|| align=right|14,0|| align=right|2,674|| align=right|0,216|| align=right|17,74|| align=right|4,372||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50962)||2000 GB84|| align=right|15,5|| align=right|2,438|| align=right|0,074|| align=right|8,03|| align=right|3,805||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50963)||2000 GT84|| align=right|13,8|| align=right|3,053|| align=right|0,198|| align=right|17,62|| align=right|5,333||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50964)||2000 GF85|| align=right|14,0|| align=right|2,585|| align=right|0,106|| align=right|14,33|| align=right|4,155||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50965)||2000 GN85|| align=right|13,7|| align=right|3,184|| align=right|0,087|| align=right|16,67|| align=right|5,681||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50966)||2000 GZ85|| align=right|14,1|| align=right|3,023|| align=right|0,058|| align=right|4,15|| align=right|5,256||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50967)||2000 GE86|| align=right|14,4|| align=right|2,718|| align=right|0,113|| align=right|13,69|| align=right|4,481||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50968)||2000 GR86|| align=right|15,1|| align=right|2,601|| align=right|0,230|| align=right|5,69|| align=right|4,193||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50969)||2000 GO87|| align=right|14,3|| align=right|2,479|| align=right|0,087|| align=right|7,06|| align=right|3,903||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50970)||2000 GT87|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,192|| align=right|6,44|| align=right|3,296||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50971)||2000 GP88|| align=right|13,0|| align=right|2,981|| align=right|0,115|| align=right|11,15|| align=right|5,146||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50972)||2000 GE90|| align=right|14,0|| align=right|3,046|| align=right|0,080|| align=right|4,13|| align=right|5,315||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50973)||2000 GZ90|| align=right|14,5|| align=right|2,975|| align=right|0,079|| align=right|11,15|| align=right|5,131||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50974)||2000 GA91|| align=right|14,1|| align=right|2,974|| align=right|0,065|| align=right|11,59|| align=right|5,127||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50975)||2000 GQ91|| align=right|13,7|| align=right|3,065|| align=right|0,081|| align=right|11,34|| align=right|5,366||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50976)||2000 GD92|| align=right|13,1|| align=right|3,221|| align=right|0,144|| align=right|19,76|| align=right|5,781||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50977)||2000 GL92|| align=right|14,7|| align=right|2,773|| align=right|0,066|| align=right|11,93|| align=right|4,617||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50978)||2000 GS92|| align=right|15,1|| align=right|2,636|| align=right|0,032|| align=right|3,25|| align=right|4,278||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50979)||2000 GX92|| align=right|13,9|| align=right|2,997|| align=right|0,083|| align=right|10,25|| align=right|5,186||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50980)||2000 GE93|| align=right|13,6|| align=right|3,074|| align=right|0,109|| align=right|13,79|| align=right|5,389||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50981)||2000 GL93|| align=right|13,8|| align=right|3,013|| align=right|0,110|| align=right|11,37|| align=right|5,229||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50982)||2000 GO93|| align=right|13,1|| align=right|3,147|| align=right|0,159|| align=right|12,01|| align=right|5,581||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50983)||2000 GT93|| align=right|13,0|| align=right|2,988|| align=right|0,121|| align=right|10,97|| align=right|5,163||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50984)||2000 GY93|| align=right|13,7|| align=right|3,019|| align=right|0,071|| align=right|11,62|| align=right|5,245||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50985)||2000 GB94|| align=right|13,5|| align=right|2,997|| align=right|0,029|| align=right|11,66|| align=right|5,188||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50986)||2000 GC94|| align=right|13,7|| align=right|2,730|| align=right|0,115|| align=right|11,71|| align=right|4,509||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50987)||2000 GD94|| align=right|13,4|| align=right|3,079|| align=right|0,062|| align=right|10,74|| align=right|5,402||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50988)||2000 GF94|| align=right|13,6|| align=right|2,978|| align=right|0,099|| align=right|12,09|| align=right|5,139||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50989)||2000 GG94|| align=right|13,8|| align=right|2,976|| align=right|0,043|| align=right|11,94|| align=right|5,132||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50990)||2000 GH94|| align=right|13,6|| align=right|3,066|| align=right|0,081|| align=right|13,01|| align=right|5,368||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50991)||2000 GK94|| align=right|13,7|| align=right|2,593|| align=right|0,158|| align=right|13,22|| align=right|4,176||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50992)||2000 GL94|| align=right|14,1|| align=right|2,639|| align=right|0,132|| align=right|12,68|| align=right|4,286||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50993)||2000 GR94|| align=right|13,5|| align=right|2,659|| align=right|0,187|| align=right|11,76|| align=right|4,335||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50994)||2000 GS94|| align=right|13,7|| align=right|3,173|| align=right|0,048|| align=right|12,24|| align=right|5,652||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50995)||2000 GH95|| align=right|14,1|| align=right|2,448|| align=right|0,130|| align=right|4,98|| align=right|3,831||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50996)||2000 GJ96|| align=right|14,0|| align=right|3,135|| align=right|0,124|| align=right|5,24|| align=right|5,550||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50997)||2000 GB97|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,075|| align=right|3,61|| align=right|4,553||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50998)||2000 GB98|| align=right|14,0|| align=right|3,122|| align=right|0,032|| align=right|8,72|| align=right|5,516||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(50999)||2000 GH98|| align=right|13,5|| align=right|3,104|| align=right|0,144|| align=right|4,80|| align=right|5,469||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(51000)||2000 GK98|| align=right|14,4|| align=right|2,691|| align=right|0,150|| align=right|10,77|| align=right|4,415||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek